Список птиц Бразилии по состоянию на 2015 год насчитывает 1919 видов из 33 отрядов, 103 семейств и 705 родов. Эндемиками страны являются 277 видов. Видовое разнообразие птиц Бразилии одно из наибольших в мире и составляет приблизительно 57 % видов всей Южной Америки. Эти данные почти каждый год увеличиваются, ввиду нахождения новых видов. Несмотря на это большое разнообразие, приблизительно 10 % видов птиц страны находятся на грани исчезновения.

Первые сведения о птицах Бразилии содержатся  в официальном отчете португальского мореплавателя Перу Ваш де Каминья в 1500 году, где указан один вид известный сейчас как зеленокрылый ара. Систематическое изучение орнитофауны Бразилии начал Георг Маркграф в 30-40-х годах XVII века. Первый список птиц в современных границах страны был опубликован в 1907 году. В 1938 и 1944 годах вышла двухтомная монография  «Catálogos das aves do Brasil». Второе издание этого каталога вышло в 1978 году. В 1985 году Гельмутом Сиком опубликована книга «Ornitologia Brasileira», в котором приводится полный и обновленный список птиц Бразилии. В апреле 1999 году был создан Бразильский орнитологический комитет, который с 2005 года ежегодно публикует обновленные списки птиц Бразилии.

Struthioniformes



Tinamiformes

Tinamus tao Temminck, 1815 azulona







Galliformes

Ortalis canicollis (Wagler, 1830) aracuã-do-pantanal
 Ortalis guttata (Spix, 1825) aracuã
 Ortalis motmot (Linnaeus, 1766) aracuã-pequeno
 Ortalis superciliaris (Gray, 1867) aracuã-de-sobrancelhas
 Penelope marail (Statius Muller, 1776) jacumirim
 Penelope superciliaris Temminck, 1815 jacupemba
 Penelope jacquacu Spix, 1825 jacu-de-spix
 Penelope obscura Temminck, 1815 jacuaçu
 Penelope pileata Wagler, 1830 jacupiranga
 Penelope ochrogaster Pelzeln, 1870 jacu-de-barriga-castanha
 Penelope jacucaca Spix, 1825 jacucaca
 Pipile cumanensis (Jacquin, 1784) jacutinga-de-garganta-azul
 Pipile cujubi (Pelzeln, 1858) cujubi
 Pipile jacutinga (Spix, 1825) jacutinga
 Nothocrax urumutum (Spix, 1825) urumutum
 Mitu tomentosum (Spix, 1825) mutum-do-norte
 Mitu tuberosum (Spix, 1825) mutum-cavalo
 Mitu mitu (Linnaeus, 1766) mutum-do-nordeste
 Crax alector Linnaeus, 1766 mutum-poranga
 Crax globulosa Spix, 1825 mutum-de-fava
 Crax fasciolata Spix, 1825 mutum-de-penacho
 Crax blumenbachii Spix, 1825 mutum-de-bico-vermelho



Podicipediformes

Podicipedidae 

 Rollandia rolland (Quoy & Gaimard, 1824) mergulhão-de-orelha-branca
 Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) merguhão-pequeno
 Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) mergulhão-caçador
 Podiceps major (Boddaert, 1783) mergulhão-grande
 Podiceps occipitalis Garnot, 1826 mergulhão-de-orelha-amarela

Sphenisciformes

Spheniscidae 

 Aptenodytes patagonicus Miller, 1778 pingüim-rei
 Eudyptes chrysocome (Forster, 1781) pingüim-de-penacho-amarelo
 Eudyptes chrysolophus (Brandt, 1837) pingüim-de-testa-amarela
 Spheniscus magellanicus (Forster, 1781) pingüim-de-magalhães

Procellariiformes

Diomedeidae 

 Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822) piau-preto
 Phoebetria palpebrata (Forster, 1785) piau-de-costas-claras
 Thalassarche chlororhynchos (Gmelin, 1789) albatroz-de-nariz-amarelo
 Thalassarche melanophris (Temminck, 1828) albatroz-de-sobrancelha
 Thalassarche chrysostoma (Forster, 1785) albatroz-de-cabeça-cinza
 Thalassarche cauta (Gould, 1841) albatroz-arisco
 Diomedea epomophora Lesson, 1825 albatroz-real
 Diomedea sanfordi Murphy, 1917 albatroz-real-do-norte
 Diomedea exulans Linnaeus, 1758 albatroz-gigante
 Diomedea dabbenena Mathews, 1929 albatroz-de-tristão

Procellariidae 

 Macronectes giganteus (Gmelin, 1789) petrel-gigante
 Macronectes halli Mathews, 1912 petrel-gigante-do-norte
 Fulmarus glacialoides (Smith, 1840) pardelão-prateado
 Daption capense (Linnaeus, 1758) pomba-do-cabo
 Lugensa brevirostris (Lesson, 1831) grazina-de-bico-curto
 Pterodroma neglecta (Schlegel, 1863) petrel-de-kermadec
 Pterodroma macroptera (Smith, 1840) fura-bucho-de-cara-cinza
 Pterodroma mollis (Gould, 1844) grazina-mole
 Pterodroma hasitata (Kuhl, 1820)
 Pterodroma incerta (Schlegel, 1863) grazina-de-barriga-branca
 Pterodroma lessonii (Garnot, 1826) grazina-de-cabeça-branca
 Pterodroma arminjoniana (Giglioli & Salvadori, 1869) grazina-de-trindade
 Halobaena caerulea (Gmelin, 1789) petrel-azul
 Pachyptila vittata (Forster, 1777) faigão-de-bico-largo
 Pachyptila desolata (Gmelin, 1789) faigão-rola
 Pachyptila belcheri (Mathews, 1912) faigão-de-bico-fino
 Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828)
 Procellaria cinerea Gmelin, 1789 pardela-cinza
 Procellaria aequinoctialis Linnaeus, 1758 pardela-preta
 Procellaria conspicillata Gould, 1844 pardela-de-óculos
 Calonectris diomedea (Scopoli, 1769) bobo-grande
 Calonectris edwardsii (Oustalet, 1883) bobo-de-cabo-verde
 Puffinus griseus (Gmelin, 1789) bobo-escuro
 Puffinus gravis (O’Reilly, 1818) bobo-grande-de-sobre-branco
 Puffinus puffinus (Brünnich, 1764) bobo-pequeno
 Puffinus assimilis Gould, 1838]
 Puffinus lherminieri Lesson, 1839 pardela-de-asa-larga

Hydrobatidae 

 Fregetta grallaria (Vieillot, 1818) painho-de-barriga-branca
 Fregetta tropica (Gould, 1844) painho-de-barriga-preta
 Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820) alma-de-mestre
 Pelagodroma marina (Latham, 1790) painho-de-ventre-branco
 Oceanodroma castro (Harcourt, 1851)
 Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1818) painho-de-cauda-furcada

Pelecanoididae 
 Pelecanoides magellani (Mathews, 1912) petrel-mergulhador-de-magalhães

Pelecaniformes

Phaethontidae 

 Phaethon aethereus Linnaeus, 1758 rabo-de-palha-de-bico-vermelho
 Phaethon rubricauda Boddaert, 1783 rabo-de-palha-de-cauda-vermelha
 Phaethon lepturus Daudin, 1802 rabo-de-palha-de-bico-laranja

Pelecanidae 

 Pelecanus occidentalis Linnaeus, 1766 pelicano-pardo

Sulidae 

 Morus capensis (Lichtenstein, 1823) atobá-do-cabo
 Morus serrator Gray, 1843 atobá-australiano
 Sula dactylatra Lesson, 1831 atobá-grande
 Sula sula (Linnaeus, 1766) atobá-de-pé-vermelho
 Sula leucogaster (Boddaert, 1783) atobá-pardo

Phalacrocoracidae 
 Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá
 Phalacrocorax bransfieldensis Murphy, 1936

Anhingidae 
 Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) biguatinga

Fregatidae 

 Fregata magnificens Mathews, 1914 tesourão
 Fregata minor (Gmelin, 1789) tesourão-grande
 Fregata ariel (Gray, 1845) tesourão-pequeno

Ciconiiformes

Ardeidae 

 Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi
 Tigrisoma fasciatum (Such, 1825) socó-boi-escuro
 Agamia agami (Gmelin, 1789) garça-da-mata
 Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 1766) arapapá
 Zebrilus undulatus (Gmelin, 1789) socoí-zigue-zague
 Botaurus pinnatus (Wagler, 1829) socó-boi-baio
 Ixobrychus exilis (Gmelin, 1789) socoí-vermelho
 Ixobrychus involucris (Vieillot, 1823) socoí-amarelo
 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu
 Nyctanassa violacea (Linnaeus, 1758) savacu-de-coroa
 Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho
 Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) garça-caranguejeira
 Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira
 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 garça-real-européia
 Ardea herodias Linnaeus, 1758
 Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-roujita culote
 Ardea purpurea Linnaeus, 1766
 Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande
 Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira
 Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783) garça-real
 Egretta tricolor (Statius Muller, 1776) garça-tricolor
 Egretta gularis (Bosc, 1792)
 Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena
 Egretta caerulea (Linnaeus, 1758) garça-azul

Threskiornithidae 

 Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758) guará
 Plegadis chihi (Vieillot, 1817) caraúna-de-cara-branca
 Cercibis oxycerca (Spix, 1825) trombeteiro
 Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró
 Phimosus infuscatus (Lichtenstein, 1823) tapicuru-de-cara-pelada
 Theristicus caerulescens (Vieillot, 1817) maçarico-real
 Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca
 Platalea leucorodia Linnaeus, 1758]
 Platalea ajaja Linnaeus, 1758 colhereiro

Ciconiidae 

 Ciconia maguari (Gmelin, 1789) maguari
 Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) tuiuiú
 Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae 

 Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758 flamingo
 Phoenicopterus chilensis Molina, 1782 flamingo-chileno
 Phoenicopterus andinus (Philippi, 1854) flamingo-grande-dos-andes

Cathartiformes

Cathartidae 

 Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubu-de-cabeça-vermelha
 Cathartes burrovianus Cassin, 1845) urubu-de-cabeça-amarela
 Cathartes melambrotus Wetmore, 1964 urubu-da-mata
 Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta
 Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei
 Vultur gryphus Linnaeus, 1758]

Falconiformes

Pandionidae 

 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) águia-pescadora

Accipitridae 

 Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza
 Leptodon forbesi (Swann, 1922) gavião-de-pescoço-branco
 Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822) caracoleiro
 Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura
 Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825 gaviãozinho
 Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira
 Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) gavião-caramujeiro
 Rostrhamus hamatus (Temminck, 1821) gavião-do-igapó
 Harpagus bidentatus (Latham, 1790) gavião-ripina
 Harpagus diodon (Temminck, 1823) gavião-bombachinha
 Ictinia mississippiensis (Wilson, 1811) sauveiro-do-norte
 Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) sovi
 Circus cinereus Vieillot, 1816 gavião-cinza
 Circus buffoni (Gmelin, 1788) gavião-do-banhado
 Accipiter poliogaster (Temminck, 1824) tauató-pintado
 Accipiter superciliosus (Linnaeus, 1766) gavião-miudinho
 Accipiter striatus Vieillot, 1808 gavião-miúdo
 Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) gavião-bombachinha-grande
 Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo
 Leucopternis schistaceus (Sundevall, 1851) gavião-azul
 Leucopternis melanops (Latham, 1790) gavião-de-cara-preta
 Leucopternis kuhli Bonaparte, 1850 gavião-vaqueiro
 Leucopternis lacernulatus (Temminck, 1827) gavião-pombo-pequeno
 Leucopternis albicollis (Latham, 1790) gavião-branco
 Leucopternis polionotus (Kaup, 1847) gavião-pombo-grande
 Buteogallus aequinoctialis (Gmelin, 1788) caranguejeiro
 Buteogallus anthracinus (Deppe, 1830)]
 Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788) gavião-preto
 Heterospizias meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo
 Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817) águia-cinzenta
 Busarellus nigricollis (Latham, 1790) gavião-belo
 Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) gavião-asa-de-telha
 Percnohierax leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824) gavião-de-sobre-branco
 Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó
 Buteo albicaudatus Vieillot, 1816 gavião-de-rabo-branco
 Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824)]
 Buteo melanoleucus (Vieillot, 1819) águia-chilena
 Buteo nitidus (Latham, 1790) gavião-pedrês
 Buteo platypterus (Vieillot, 1823) gavião-de-asa-larga
 Buteo swainsoni Bonaparte, 1838 gavião-papa-gafanhoto
 Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta
 Buteo albonotatus Kaup, 1847 gavião-de-rabo-barrado
 Morphnus guianensis (Daudin, 1800) uiraçu-falso
 Harpia harpyja (Linnaeus, 1758) gavião-real
 Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816) gavião-pato
 Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco
 Spizaetus ornatus (Daudin, 1800), Aguila azor blanca o Águila Copetona Real

Falconidae 

 Daptrius ater Vieillot, 1816 gavião-de-anta
 Ibycter americanus (Boddaert, 1783) gralhão
 Caracara cheriway (Jacquin, 1784) caracará-do-norte
 Caracara plancus (Miller, 1777) caracará
 Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro
 Milvago chimango (Vieillot, 1816) chimango
 Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã
 Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé
 Micrastur gilvicollis (Vieillot, 1817) falcão-mateiro
 Micrastur mintoni Whittaker, 2002 falcão-críptico
 Micrastur mirandollei (Schlegel, 1862) tanatau
 Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio
 Micrastur buckleyi Swann, 1919 falcão-de-buckley
 Spiziapteryx circumcincta (Kaup, 1852)
 Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri
 Falco columbarius Linnaeus, 1758 esmerilhão
 Falco rufigularis Daudin, 1800 cauré
 Falco deiroleucus Temminck, 1825 falcão-de-peito-laranja
 Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira
 Falco peregrinus Tunstall, 1771 falcão-peregrino

Gruiformes

Aramidae 
 Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão

Psophiidae 
 Psophia crepitans Linnaeus, 1758 jacamim-de-costas-cinzentas
 Psophia leucoptera Spix, 1825 jacamim-de-costas-brancas
 Psophia viridis Spix, 1825 jacamim-de-costas-verdes

Rallidae 

 Coturnicops notatus (Gould, 1841) pinto-d'água-carijó
 Micropygia schomburgkii (Schomburgk, 1848) maxalalagá
 Rallus longirostris Boddaert, 1783 saracura-matraca
 Aramides ypecaha (Vieillot, 1819) saracuruçu
 Aramides mangle (Spix, 1825) saracura-do-mangue
 Aramides cajanea (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes
 Aramides calopterus Sclater & Salvin, 1878 saracura-de-asa-vermelha
 Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato
 Amaurolimnas concolor (Gosse, 1847) saracura-lisa
 Anurolimnas castaneiceps (Sclater & Salvin, 1869) sanã-de-cabeça-castanha
 Laterallus viridis (Statius Muller, 1776) sanã-castanha
 Laterallus fasciatus (Sclater & Salvin, 1868) sanã-zebrada
 Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819) sanã-parda
 Laterallus exilis (Temminck, 1831) sanã-do-capim
 Laterallus jamaicensis (Gmelin, 1789) açanã-preta
 Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819) sanã-vermelha
 Laterallus xenopterus Conover, 1934 sanã-de-cara-ruiva
 Porzana flaviventer (Boddaert, 1783) sanã-amarela
 Porzana spiloptera Durnford, 1877 sanã-cinza
 Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sanã-carijó
 Neocrex erythrops (Sclater, 1867) turu-turu
 Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783) saracura-carijó
 Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-sanã
 Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1837) saracura-do-banhado
 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) frango-d'água-comum
 Gallinula melanops (Vieillot, 1819) frango-d'água-carijó
 Porphyrio martinica (Linnaeus, 1766) frango-d'água-azul
 Porphyrio flavirostris (Gmelin, 1789) frango-d'água-pequeno
 Fulica armillata Vieillot, 1817 carqueja-de-bico-manchado
 Fulica rufifrons Philippi & Landbeck, 1861 carqueja-de-escudo-vermelho
 Fulica leucoptera Vieillot, 1817 carqueja-de-bico-amarelo

Heliornithidae 
 Heliornis fulica (Boddaert, 1783) picaparra

Eurypygidae 
 Eurypyga helias (Pallas, 1781) pavãozinho-do-pará



Charadriiformes

Jacanidae 
 Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã

Rostratulidae 
 Nycticryphes semicollaris (Vieillot, 1816) narceja-de-bico-torto

Haematopodidae 
 Haematopus palliatus Temminck, 1820 piru-piru

Recurvirostridae 

 Himantopus mexicanus (Statius Muller, 1776) pernilongo-de-costas-negras
 Himantopus melanurus Vieillot, 1817 pernilongo-de-costas-brancas

Burhinidae 
 Burhinus bistriatus (Wagler, 1829) téu-téu-da-savana

Glareolidae 
 Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) perdiz-do-mar

Charadriidae 

 Vanellus cayanus (Latham, 1790) batuíra-de-esporão
 Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero
 Pluvialis dominica (Statius Muller, 1776) batuiruçu
 Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) batuiruçu-de-axila-preta
 Charadrius semipalmatus Bonaparte, 1825 batuíra-de-bando
 Charadrius melodus Ord, 1824 batuíra-melodiosa
 Charadrius wilsonia Ord, 1814 batuíra-bicuda
 Charadrius collaris Vieillot, 1818 batuíra-de-coleira
 Charadrius falklandicus Latham, 1790 batuíra-de-coleira-dupla
 Charadrius modestus Lichtenstein, 1823 batuíra-de-peito-tijolo
 Oreopholus ruficollis (Wagler, 1829) batuíra-de-papo-ferrugíneo

Scolopacidae 

 Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) narceja
 Gallinago undulata (Boddaert, 1783) narcejão
 Limnodromus griseus (Gmelin, 1789) maçarico-de-costas-brancas
 Limosa haemastica (Linnaeus, 1758) maçarico-de-bico-virado
 Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)]
 Numenius borealis (Forster, 1772) maçarico-esquimó
 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) maçarico-galego
 Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) maçarico-do-campo
 Tringa totanus (Linnaeus, 1758)]
 Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) maçarico-grande-de-perna-amarela
 Tringa flavipes (Gmelin, 1789) maçarico-de-perna-amarela
 Tringa solitaria Wilson, 1813 maçarico-solitário
 Catoptrophorus semipalmatus (Gmelin, 1789) maçarico-de-asa-branca
 Actitis macularius (Linnaeus, 1766) maçarico-pintado
 Xenus cinereus (Guldenstadt, 1775)
 Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) vira-pedras
 Calidris canutus (Linnaeus, 1758) maçarico-de-papo-vermelho
 Calidris alba (Pallas, 1764) maçarico-branco
 Calidris pusilla (Linnaeus, 1766) maçarico-rasteirinho
 Calidris minutilla (Vieillot, 1819) maçariquinho
 Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819) maçarico-de-sobre-branco
 Calidris bairdii (Coues, 1861) maçarico-de-bico-fino
 Calidris melanotos (Vieillot, 1819) maçarico-de-colete
 Calidris himantopus (Bonaparte, 1826) maçarico-pernilongo
 Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819) maçarico-acanelado
 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
 Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819) pisa-n'água
 Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) falaropo-de-bico-grosso

Thinocoridae 
 Thinocorus rumicivorus (Eschscholtz, 1829)]

Chionididae 
 Chionis albus (Gmelin, 1789) pomba-antártica

Stercorariidae 

 Stercorarius skua (Brünnich, 1764) mandrião-grande
 Stercorarius chilensis Bonaparte, 1857 mandrião-chileno
 Stercorarius maccormicki Saunders, 1893 mandrião-do-sul
 Stercorarius antarcticus (Lesson, 1831) mandrião-antártico
 Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) mandrião-pomarino
 Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) mandrião-parasítico
 Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 mandrião-de-cauda-comprida

Laridae 

 Larus atlanticus Olrog, 1958 gaivota-de-rabo-preto
 Larus delawarensis Ord, 1815 gaivota-de-bico-manchado
 Larus dominicanus Lichtenstein, 1823 gaivotão
 Larus atricilla Linnaeus, 1758 gaivota-alegre
 Larus pipixcan Wagler, 1831 gaivota-de-franklin
 Chroicocephalus cirrocephalus (Vieillot, 1818) gaivota-de-cabeça-cinza
 Chroicocephalus maculipennis (Lichtenstein, 1823) gaivota-maria-velha

Sternidae 

 Anous stolidus (Linnaeus, 1758) trinta-réis-escuro
 Anous minutus Boie, 1844 trinta-réis-preto
 Gygis alba (Sparmann, 1786) grazina
 Onychoprion fuscatus (Linnaeus, 1766) trinta-réis-das-rocas
 Sternula antillarum Lesson, 1847 trinta-réis-miúdo
 Sternula superciliaris (Vieillot, 1819) trinta-réis-anão
 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) trinta-réis-negro
 Phaetusa simplex (Gmelin, 1789) trinta-réis-grande
 Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) trinta-réis-de-bico-preto
 Sterna dougallii Montagu, 1813 trinta-réis-róseo
 Sterna hirundinacea Lesson, 1831 trinta-réis-de-bico-vermelho
 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 trinta-réis-boreal
 Sterna vittata Gmelin, 1789 trinta-réis-antártico
 Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 trinta-réis-ártico
 Sterna trudeaui Audubon, 1838 trinta-réis-de-coroa-branca
 Thalasseus maximus (Boddaert, 1783) trinta-réis-real
 Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787) trinta-réis-de-bando

Rynchopidae 

 Rynchops niger Linnaeus, 1758 talha-mar

Columbiformes

Columbidae 
 Columbina passerina (Linnaeus, 1758) rolinha-cinzenta
 Columbina minuta (Linnaeus, 1766) rolinha-de-asa-canela
 Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa
 Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou
 Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-picui
 Columbina cyanopis (Pelzeln, 1870) rolinha-do-planalto
 Claravis pretiosa (Ferrari-Perez, 1886) pararu-azul
 Claravis godefrida (Temminck, 1811) pararu-espelho
 Uropelia campestris (Spix, 1825) rolinha-vaqueira
 Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico
 Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789) pomba-trocal
 Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão
 Patagioenas maculosa (Temminck, 1813) pomba-do-orvalho
 Patagioenas fasciata (Say, 1823) pomba-de-coleira-branca
 Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) pomba-galega
 Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818) pomba-amargosa
 Patagioenas subvinacea (Lawrence, 1868) pomba-botafogo
 Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando
 Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu
 Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) juriti-gemedeira
 Geotrygon saphirina (Bonaparte, 1855)
 Geotrygon violacea (Temminck, 1809) juriti-vermelha
 Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri

Psittaciformes

Psittacidae 

 Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790) arara-azul-grande
 Anodorhynchus glaucus (Vieillot, 1816) arara-azul-pequena
 Anodorhynchus leari Bonaparte, 1856 arara-azul-de-lear
 Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832) ararinha-azul
 Ara ararauna (Linnaeus, 1758) arara-canindé
 Ara macao (Linnaeus, 1758) araracanga
 Ara chloropterus Gray, 1859 arara-vermelha-grande
 Ara severa (Linnaeus, 1758) maracanã-guaçu
 Orthopsittaca manilata (Boddaert, 1783) maracanã-de-cara-amarela
 Primolius maracana (Vieillot, 1816) maracanã-do-buriti
 Primolius couloni (Sclater, 1876) maracanã-de-cabeça-azul
 Primolius auricollis (Cassin, 1853) maracanã-de-colar
 Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758) maracanã-pequena
 Guarouba guarouba (Gmelin, 1788) ararajuba
 Aratinga acuticaudata (Vieillot, 1818) aratinga-de-testa-azul
 Aratinga leucophthalma (Statius Muller, 1776) periquitão-maracanã
 Aratinga auricapillus (Kuhl, 1820) jandaia-de-testa-vermelha
 Aratinga jandaya (Gmelin, 1788) jandaia-verdadeira
 Aratinga solstitialis (Linnaeus, 1766) jandaia-amarela
 Aratinga weddellii (Deville, 1851) periquito-de-cabeça-suja
 Aratinga aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei
 Aratinga pertinax (Linnaeus, 1758) periquito-de-bochecha-parda
 Aratinga cactorum (Kuhl, 1820) periquito-da-caatinga
 Nandayus nenday (Vieillot, 1823) periquito-de-cabeça-preta
 Pyrrhura cruentata (Wied, 1820) tiriba-grande
 Pyrrhura devillei (Massena & Souancé, 1854) tiriba-fogo
 Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba-de-testa-vermelha
 Pyrrhura lepida (Wagler, 1832) tiriba-pérola
 Pyrrhura perlata (Spix, 1824) tiriba-de-barriga-vermelha
 Pyrrhura molinae (Massena & Souancé, 1854) tiriba-de-cara-suja
 Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820) tiriba-de-orelha-branca
 Pyrrhura griseipectus Salvadori, 1900 tiriba-de-peito-cinza
 Pyrrhura pfrimeri Miranda-Ribeiro, 1920 tiriba-de-pfrimer
 Pyrrhura picta (Statius Muller, 1776) tiriba-de-testa-azul
 Pyrrhura lucianii (Deville, 1851) tiriba-de-deville
 Pyrrhura roseifrons (Gray, 1859) tiriba-de-cabeça-vermelha
 Pyrrhura amazonum Hellmayr, 1906 tiriba-de-hellmayr
 Pyrrhura snethlageae Joseph & Bates, 2002 tiriba-do-madeira
 Pyrrhura egregia (Sclater, 1881) tiriba-de-cauda-roxa
 Pyrrhura melanura (Spix, 1824) tiriba-fura-mata
 Pyrrhura rupicola (Tschudi, 1844) tiriba-rupestre
 Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) caturrita
 Forpus passerinus (Linnaeus, 1758) tuim-santo
 Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim
 Forpus sclateri (Gray, 1859) tuim-de-bico-escuro
 Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico
 Brotogeris versicolurus (Statius Muller, 1776) periquito-de-asa-branca
 Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) periquito-de-encontro-amarelo
 Brotogeris cyanoptera (Pelzeln, 1870) periquito-de-asa-azul
 Brotogeris chrysoptera (Linnaeus, 1766) periquito-de-asa-dourada
 Brotogeris sanctithomae (Statius Muller, 1776) periquito-testinha
 Nannopsittaca panychlora (Salvin & Godman, 1883) periquito-dos-tepuis
 Nannopsittaca dachilleae O’Neill, Munn & Franke, 1991 periquito-da-amazônia
 Touit purpuratus (Gmelin, 1788) apuim-de-costas-azuis
 Touit melanonotus (Wied, 1820) apuim-de-costas-pretas
 Touit huetii (Temminck, 1830) apuim-de-asa-vermelha
 Touit surdus (Kuhl, 1820) apuim-de-cauda-amarela
 Pionites melanocephalus (Linnaeus, 1758) marianinha-de-cabeça-preta
 Pionites leucogaster (Kuhl, 1820) marianinha-de-cabeça-amarela
 Pionopsitta vulturina (Kuhl, 1820) curica-urubu
 Pionopsitta aurantiocephala Gaban-Lima, Raposo & Höfling, 2002 papagaio-de-cabeça-laranja
 Pionopsitta barrabandi (Kuhl, 1820) curica-de-bochecha-laranja
 Pionopsitta caica (Latham, 1790) curica-caica
 Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú
 Graydidascalus brachyurus (Kuhl, 1820) curica-verde
 Salvatoria xanthops (Spix, 1824) papagaio-galego
 Pionus menstruus (Linnaeus, 1766) maitaca-de-cabeça-azul
 Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-verde
 Pionus fuscus (Statius Muller, 1776) maitaca-roxa
 Amazona pretrei (Temminck, 1830) papagaio-charão
 Amazona autumnalis (Linnaeus, 1758) papagaio-diadema
 Amazona brasiliensis (Linnaeus, 1758) papagaio-de-cara-roxa
 Amazona dufresniana (Shaw, 1812)]
 Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890) chauá
 Amazona festiva (Linnaeus, 1758) papagaio-da-várzea
 Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro
 Amazona ochrocephala (Gmelin, 1788) papagaio-campeiro
 Amazona kawalli Grantsau & Camargo, 1989 papagaio-dos-garbes
 Amazona amazonica (Linnaeus, 1766) curica
 Amazona farinosa (Boddaert, 1783) papagaio-moleiro
 Amazona vinacea (Kuhl, 1820) papagaio-de-peito-roxo
 Deroptyus accipitrinus (Linnaeus, 1758) anacã
 Triclaria malachitacea (Spix, 1824) sabiá-cica

Opisthocomiformes

Opisthocomidae 

 Opisthocomus hoazin (Statius Muller, 1776) cigana

Cuculiformes

Cuculidae 

 Coccyzus pumilus Strickland, 1852
 Coccyzus cinereus Vieillot, 1817 papa-lagarta-cinzento
 Coccyzus erythropthalmus (Wilson, 1811) papa-lagarta-de-bico-preto
 Coccyzus americanus (Linnaeus, 1758) papa-lagarta-de-asa-vermelha
 Coccyzus euleri Cabanis, 1873 papa-lagarta-de-euler
 Coccyzus minor (Gmelin, 1788) papa-lagarta-do-mangue
 Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta-acanelado
 Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato
 Piaya melanogaster (Vieillot, 1817) chincoã-de-bico-vermelho
 Coccycua minuta (Vieillot, 1817) chincoã-pequeno
 Crotophaga major Gmelin, 1788 anu-coroca
 Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto
 Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco
 Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci
 Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824) peixe-frito-verdadeiro
 Dromococcyx pavoninus Pelzeln, 1870 peixe-frito-pavonino
 Neomorphus geoffroyi (Temminck, 1820) jacu-estalo
 Neomorphus squamiger Todd, 1925 jacu-estalo-escamoso
 Neomorphus rufipennis (Gray, 1849) jacu-estalo-de-asa-vermelha
 Neomorphus pucheranii (Deville, 1851) jacu-estalo-de-bico-vermelho

Strigiformes

Tytonidae 

 Tyto alba (Scopoli, 1769) coruja-da-igreja

Strigidae 

 Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato
 Megascops watsonii (Cassin, 1849) corujinha-orelhuda
 Megascops usta (Sclater, 1858) corujinha-relógio
 Megascops atricapilla (Temminck, 1822) corujinha-sapo
 Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897) corujinha-do-sul
 Megascops guatemalae (Sharpe, 1875) corujinha-de-roraima
 Lophostrix cristata (Daudin, 1800) coruja-de-crista
 Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790) murucututu
 Pulsatrix koeniswaldiana (Bertoni & Bertoni, 1901) murucututu-de-barriga-amarela
 Bubo virginianus (Gmelin, 1788) jacurutu
 Strix hylophila (Temminck, 1825) coruja-listrada
 Strix virgata (Cassin, 1849) coruja-do-mato
 Strix huhula (Daudin, 1800) coruja-preta
 Glaucidium hardyi (Vielliard, 1990) caburé-da-amazônia
 Glaucidium mooreorum (Silva, Coelho & Gonzaga, 2002) caburé-de-pernambuco
 Glaucidium minutissimum (Wied, 1830) caburé-miudinho
 Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé
 Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira
 Aegolius harrisii (Cassin, 1849) caburé-acanelado
 Rhinoptynx clamator (Vieillot, 1808) coruja-orelhuda
 Asio stygius (Wagler, 1832) mocho-diabo
 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) mocho-dos-banhados

Caprimulgiformes

Steatornithidae 
 Steatornis caripensis Humboldt, 1817 guácharo

Nyctibiidae 
 Nyctibius grandis (Gmelin, 1789) mãe-da-lua-gigante
 Nyctibius aethereus (Wied, 1820) mãe-da-lua-parda
 Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua
 Nyctibius leucopterus (Wied, 1821) urutau-de-asa-branca
 Nyctibius bracteatus Gould, 1846 urutau-ferrugem

Caprimulgidae 

 Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju
 Chordeiles pusillus Gould, 1861 bacurauzinho
 Chordeiles rupestris (Spix, 1825) bacurau-da-praia
 Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783) bacurau-de-asa-fina
 Chordeiles minor (Forster, 1771) bacurau-norte-americano
 Nyctiprogne leucopyga (Spix, 1825) bacurau-de-cauda-barrada
 Nyctiprogne vielliardi (Lencioni-Neto, 1994) bacurau-do-são-francisco
 Podager nacunda (Vieillot, 1817) corucão
 Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) bacurau
 Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844) bacurau-ocelado
 Caprimulgus rufus Boddaert, 1783 joão-corta-pau
 Caprimulgus sericocaudatus (Cassin, 1849) bacurau-rabo-de-seda
 Caprimulgus longirostris Bonaparte, 1825 bacurau-da-telha
 Caprimulgus cayennensis Gmelin, 1789 bacurau-de-cauda-branca
 Caprimulgus maculicaudus (Lawrence, 1862) bacurau-de-rabo-maculado
 Caprimulgus parvulus Gould, 1837 bacurau-chintã
 Caprimulgus nigrescens Cabanis, 1848 bacurau-de-lajeado
 Caprimulgus whitelyi (Salvin, 1885) bacurau-dos-tepuis
 Caprimulgus hirundinaceus Spix, 1825 bacurauzinho-da-caatinga
 Hydropsalis climacocerca (Tschudi, 1844) acurana
 Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura
 Macropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) bacurau-tesoura-gigante
 Eleothreptus anomalus (Gould, 1838) curiango-do-banhado
 Eleothreptus candicans (Pelzeln, 1867) bacurau-de-rabo-branco

Apodiformes

Apodidae 
 Cypseloides cryptus Zimmer, 1945]
 Cypseloides lemosi Eisenmann & Lehmann, 1962]
 Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848) taperuçu-preto
 Cypseloides senex (Temminck, 1826) taperuçu-velho
 Streptoprocne phelpsi (Collins, 1972) taperuçu-dos-tepuis
 Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) taperuçu-de-coleira-branca
 Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866) taperuçu-de-coleira-falha
 Chaetura spinicaudus (Temminck, 1839) andorinhão-de-sobre-branco
 Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 andorinhão-de-sobre-cinzento
 Chaetura egregia Todd, 1916 taperá-de-garganta-branca
 Chaetura pelagica (Linnaeus, 1758)]
 Chaetura chapmani Hellmayr, 1907 andorinhão-de-chapman
 Chaetura viridipennis Cherrie, 1916 andorinhão-da-amazônia
 Chaetura meridionalis Hellmayr, 1907 andorinhão-do-temporal
 Chaetura brachyura (Jardine, 1846) andorinhão-de-rabo-curto
 Aeronautes montivagus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) andorinhão-serrano
 Tachornis squamata (Cassin, 1853) tesourinha
 Panyptila cayennensis (Gmelin, 1789) andorinhão-estofador

Trochilidae 

 Ramphodon naevius (Dumont, 1818) beija-flor-rajado
 Glaucis dohrnii (Bourcier & Mulsant, 1852) balança-rabo-canela
 Glaucis hirsutus (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-bico-torto
 Threnetes leucurus (Linnaeus, 1766) balança-rabo-de-garganta-preta
 Threnetes niger (Linnaeus, 1758) balança-rabo-escuro
 Anopetia gounellei (Boucard, 1891) rabo-branco-de-cauda-larga
 Phaethornis squalidus (Temminck, 1822) rabo-branco-pequeno
 Phaethornis maranhaoensis Grantsau, 1968 rabo-branco-do-maranhão
 Phaethornis rupurumii Boucard, 1892 rabo-branco-do-rupununi
 Phaethornis aethopyga Zimmer, 1950 rabo-branco-de-garganta-escura
 Phaethornis idaliae (Bourcier & Mulsant, 1856) rabo-branco-mirim
 Phaethornis nattereri Berlepsch, 1887 besourão-de-sobre-amarelo
 Phaethornis griseogularis Gould, 1851 rabo-branco-de-garganta-cinza
 Phaethornis ruber (Linnaeus, 1758) rabo-branco-rubro
 Phaethornis subochraceus Todd, 1915 rabo-branco-de-barriga-fulva
 Phaethornis pretrei (Lesson & Delattre, 1839) rabo-branco-acanelado
 Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-garganta-rajada
 Phaethornis hispidus (Gould, 1846) rabo-branco-cinza
 Phaethornis philippii (Bourcier, 1847) rabo-branco-amarelo
 Phaethornis bourcieri (Lesson, 1832) rabo-branco-de-bico-reto
 Phaethornis superciliosus (Linnaeus, 1766) rabo-branco-de-bigodes
 Phaethornis malaris (Nordmann, 1835) besourão-de-bico-grande
 Phaethornis margarettae Ruschi, 1972 rabo-branco-de-margarette
 Doryfera johannae (Bourcier, 1847) bico-de-lança
 Campylopterus largipennis (Boddaert, 1783) asa-de-sabre-cinza
 Campylopterus hyperythrus Cabanis, 1848 asa-de-sabre-canela
 Campylopterus duidae Chapman, 1929 asa-de-sabre-de-peito-camurça
 Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura
 Aphantochroa cirrochloris (Vieillot, 1818) beija-flor-cinza
 Florisuga mellivora (Linnaeus, 1758) beija-flor-azul-de-rabo-branco
 Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto
 Colibri delphinae (Lesson, 1839) beija-flor-marrom
 Colibri coruscans (Gould, 1846) beija-flor-violeta
 Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) beija-flor-de-orelha-violeta
 Anthracothorax viridigula (Boddaert, 1783) beija-flor-de-veste-verde
 Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) beija-flor-de-veste-preta
 Avocettula recurvirostris (Swainson, 1822) beija-flor-de-bico-virado
 Topaza pella (Linnaeus, 1758) beija-flor-brilho-de-fogo
 Topaza pyra (Gould, 1846) topázio-de-fogo
 Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 1758) beija-flor-vermelho
 Stephanoxis lalandi (Vieillot, 1818) beija-flor-de-topete
 Lophornis ornatus (Boddaert, 1783) beija-flor-de-leque-canela
 Lophornis gouldii (Lesson, 1833) topetinho-do-brasil-central
 Lophornis magnificus (Vieillot, 1817) topetinho-vermelho
 Lophornis chalybeus (Vieillot, 1823) topetinho-verde
 Lophornis pavoninus Salvin, & Godman, 1882 topetinho-pavão
 Discosura langsdorffi (Temminck, 1821) rabo-de-espinho
 Discosura longicaudus (Gmelin, 1788) bandeirinha
 Chlorestes notata (Reich, 1793) beija-flor-de-garganta-azul
 Chlorostilbon mellisugus (Linnaeus, 1758) esmeralda-de-cauda-azul
 Chlorostilbon aureoventris (d’Orbigny & Lafresnaye, 1838) besourinho-de-bico-vemelho
 Thalurania furcata (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura-verde
 Thalurania watertonii (Bourcier, 1847) beija-flor-de-costas-violetas
 Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) beija-flor-de-fronte-violeta
 Hylocharis sapphirina (Gmelin, 1788) beija-flor-safira
 Hylocharis cyanus (Vieillot, 1818) beija-flor-roxo
 Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) beija-flor-dourado
 Chrysuronia oenone (Lesson, 1832) beija-flor-de-cauda-dourada
 Leucochloris albicollis (Vieillot, 1818) beija-flor-de-papo-branco
 Polytmus guainumbi (Pallas, 1764) beija-flor-de-bico-curvo
 Polytmus theresiae (Da Silva Maia, 1843) beija-flor-dos-tepuis
 Leucippus chlorocercus Gould, 1866 beija-flor-verde
 Amazilia chionogaster (Tschudi, 1845) beija-flor-verde-e-branco
 Amazilia leucogaster (Gmelin, 1788) beija-flor-de-barriga-branca
 Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca
 Amazilia rondoniae Ruschi, 1982 beija-flor-de-cabeça-azul
 Amazilia brevirostris (Lesson, 1829) beija-flor-de-bico-preto
 Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788) beija-flor-de-garganta-verde
 Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul
 Amazilia viridigaster (Bourcier, 1843) beija-flor-de-barriga-verde
 Clytolaema rubricauda (Boddaert, 1783) beija-flor-rubi
 Heliodoxa xanthogonys Salvin & Godman, 1882 brilhante-veludo
 Heliodoxa schreibersii (Bourcier, 1847) brilhante-de-garganta-preta
 Heliodoxa aurescens (Gould, 1846) beija-flor-estrela
 Augastes scutatus (Temminck, 1824) beija-flor-de-gravata-verde
 Augastes lumachella (Lesson, 1838) beija-flor-de-gravata-vermelha
 Heliothryx auritus (Gmelin, 1788) beija-flor-de-bochecha-azul
 Heliactin bilophus (Temminck, 1820) chifre-de-ouro
 Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801) bico-reto-cinzento
 Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) bico-reto-de-banda-branca
 Heliomaster furcifer (Shaw, 1812) bico-reto-azul
 Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) estrelinha-ametista

Trogoniformes

Trogonidae 
 Trogon viridis Linnaeus, 1766 surucuá-grande-de-barriga-amarela
 Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado
 Trogon curucui Linnaeus, 1766 surucuá-de-barriga-vermelha
 Trogon violaceus Gmelin, 1788 surucuá-pequeno
 Trogon collaris Vieillot, 1817 surucuá-de-coleira
 Trogon personatus Gould, 1842 surucuá-mascarado
 Trogon rufus Gmelin, 1788 surucuá-de-barriga-amarela
 Trogon melanurus Swainson, 1838 surucuá-de-cauda-preta
 Pharomachrus pavoninus (Spix, 1824) surucuá-pavão

Coraciiformes

Alcedinidae 
 Ceryle torquatus (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande
 Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde
 Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-pequeno
 Chloroceryle inda (Linnaeus, 1766) martim-pescador-da-mata
 Chloroceryle aenea (Pallas, 1764) martinho

Momotidae — Motmots 

 Electron platyrhynchum (Leadbeater, 1829) udu-de-bico-largo
 Baryphthengus martii (Spix, 1824) juruva-ruiva
 Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva-verde
 Momotus momota (Linnaeus, 1766) udu-de-coroa-azul

Galbuliformes

Galbulidae 
 Galbalcyrhynchus leucotis Des Murs, 1845 ariramba-vermelha
 Galbalcyrhynchus purusianus Goeldi, 1904 sovela-vermelha
 Brachygalba albogularis (Spix, 1824) agulha-de-garganta-branca
 Brachygalba lugubris (Swainson, 1838) ariramba-preta
 Jacamaralcyon tridactyla (Vieillot, 1817) cuitelão
 Galbula albirostris Latham, 1790 ariramba-de-bico-amarelo
 Galbula cyanicollis Cassin, 1851 ariramba-da-mata
 Galbula ruficauda Cuvier, 1816 ariramba-de-cauda-ruiva
 Galbula galbula (Linnaeus, 1766) ariramba-de-cauda-verde
 Galbula tombacea Spix, 1824 ariramba-de-barba-branca
 Galbula cyanescens Deville, 1849 ariramba-da-capoeira
 Galbula chalcothorax Sclater, 1854 ariramba-violácea
 Galbula leucogastra Vieillot, 1817 ariramba-bronzeada
 Galbula dea (Linnaeus, 1758) ariramba-do-paraíso
 Jacamerops aureus (Statius Muller, 1776) jacamaraçu

Bucconidae 
 Notharchus macrorhynchos (Gmelin, 1788) macuru-de-testa-branca
 Notharchus hyperrhynchus (Sclater, 1856) macuru-de-pescoço-branco
 Notharchus swainsoni (Gray, 1846) macuru-de-barriga-castanha
 Notharchus ordii (Cassin, 1851) macuru-de-peito-marrom
 Notharchus tectus (Boddaert, 1783) macuru-pintado
 Bucco macrodactylus (Spix, 1824) rapazinho-de-boné-vermelho
 Bucco tamatia Gmelin, 1788 rapazinho-carijó
 Bucco capensis Linnaeus, 1766 rapazinho-de-colar
 Nystalus striolatus (Pelzeln, 1856) rapazinho-estriado
 Nystalus chacuru (Vieilloy, 1816) joão-bobo
 Nystalus maculatus (Gmelin, 1788) rapazinho-dos-velhos
 Nystalus striatipectus (Sclater, 1854) rapazinho-do-chaco
 Malacoptila fusca (Gmelin, 1788) barbudo-pardo
 Malacoptila semicincta Todd, 1925 barbudo-de-coleira
 Malacoptila striata (Spix, 1824) barbudo-rajado
 Malacoptila rufa (Spix, 1824) barbudo-de-pescoço-ferrugem
 Micromonacha lanceolata (Deville, 1849) macuru-papa-mosca
 Nonnula rubecula (Spix, 1824) macuru
 Nonnula sclateri Hellmayr, 1907 freirinha-amarelada
 Nonnula ruficapilla (Tschudi, 1844) freirinha-de-coroa-castanha
 Nonnula amaurocephala Chapman, 1921 freirinha-de-cabeça-castanha
 Monasa atra (Boddaert, 1783) chora-chuva-de-asa-branca
 Monasa nigrifrons (Spix, 1824) chora-chuva-preto
 Monasa morphoeus (Hahn & Küster, 1823) chora-chuva-de-cara-branca
 Monasa flavirostris Strickland, 1850 chora-chuva-de-bico-amarelo
 Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782) urubuzinho

Piciformes

Capitonidae 
 Capito aurovirens (Cuvier, 1829) capitão-de-coroa
 Capito dayi Cherrie, 1916 capitão-de-cinta
 Capito brunneipectus Chapman, 1921 capitão-de-peito-marrom
 Capito niger (Statius Muller, 1776) capitão-de-bigode-carijó
 Capito auratus (Dumont, 1816) capitão-de-fronte-dourada
 Eubucco richardsoni (Gray, 1846) capitãode-bigode-limão
 Eubucco tucinkae (Seilern, 1913) capitão-de-colar-amarelo

Ramphastidae 

 Ramphastos toco Statius Muller, 1776 tucanuçu
 Ramphastos tucanus Linnaeus, 1778 tucano-grande-de-papo-branco
 Ramphastos vitellinus Lichtenstein, 1823 tucano-de-bico-preto
 Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde
 Aulacorhynchus prasinus (Gould, 1834) tucaninho-de-nariz-amarelo
 Aulacorhynchus derbianus Gould, 1835 tucaninho-verde
 Selenidera culik (Wagler, 1827) araçari-negro
 Selenidera reinwardtii (Wagler, 1827 saripoca-de-coleira
 Selenidera nattereri (Gould, 1836) saripoca-de-bico-castanho
 Selenidera gouldii (Natterer, 1837) saripoca-de-gould
 Selenidera maculirostris (Lichtenstein, 1823) araçari-poca
 Pteroglossus bailloni (Vieillot, 1819) araçari-banana
 Pteroglossus viridis (Linnaeus, 1766) araçari-miudinho
 Pteroglossus inscriptus Swainson, 1822 araçari-miudinho-de-bico-riscado
 Pteroglossus bitorquatus Vigors, 1826 araçari-de-pescoço-vermelho
 Pteroglossus azara (Vieillot, 1819) araçari-de-bico-de-marfim
 Pteroglossus mariae Gould, 1854 araçari-de-bico-marrom
 Pteroglossus aracari (Linnaeus, 1758) araçari-de-bico-branco
 Pteroglossus castanotis Gould, 1834 araçari-castanho
 Pteroglossus pluricinctus Gould, 1835 araçari-de-cinta-dupla
 Pteroglossus beauharnaesii Wagler, 1832 araçari-mulato

Picidae 
 Picumnus aurifrons Pelzeln, 1870 pica-pau-anão-dourado
 Picumnus pumilus Cabanis & Heine, 1863 pica-pau-anão-do-orinoco
 Picumnus lafresnayi Malherbe, 1862 pica-pau-anão-do-amazonas
 Picumnus exilis (Lichtenstein, 1823) pica-pau-anão-de-pintas-amarelas
 Picumnus spilogaster Sundevall, 1866 pica-pau-anão-de-pescoço-branco
 Picumnus pygmaeus (Lichtenstein, 1823) pica-pau-anão-pintado
 Picumnus varzeae Snethlage, 1912 pica-pau-anão-da-várzea
 Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado
 Picumnus temminckii Lafresnaye, 1845 pica-pau-anão-de-coleira
 Picumnus albosquamatus d’Orbigny, 1840 pica-pau-anão-escamado
 Picumnus fuscus Pelzeln, 1870 pica-pau-anão-fusco
 Picumnus rufiventris Bonaparte, 1838 pica-pau-anão-vermelho
 Picumnus fulvescens Stager, 1961 pica-pau-anão-canela
 Picumnus limae Snethlage, 1924 pica-pau-anão-da-caatinga
 Picumnus nebulosus Sundevall, 1866 pica-pau-anão-carijó
 Picumnus castelnau Malherbe, 1862 pica-pau-anão-creme
 Melanerpes candidus (Otto, 1796) birro, pica-pau-branco
 Melanerpes cruentatus (Boddaert, 1783) benedito-de-testa-vermelha
 Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-amarela
 Melanerpes cactorum (d’Orbigny, 1840) pica-pau-de-testa-branca
 Picoides mixtus (Boddaert, 1783) pica-pau-chorão
 Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) picapauzinho-anão
 Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) picapauzinho-verde-carijó
 Veniliornis kirkii (Malherbe, 1845) pica-pau-de-sobre-vermelho
 Veniliornis affinis (Swainson, 1821) picapauzinho-avermelhado
 Veniliornis cassini (Malherbe, 1862) pica-pau-de-colar-dourado
 Veniliornis maculifrons (Spix, 1824) picapauzinho-de-testa-pintada
 Piculus leucolaemus (Natterer & Malherbe, 1845) pica-pau-de-garganta-branca
 Piculus flavigula (Boddaert, 1783) pica-pau-bufador
 Piculus chrysochloros (Vieillot, 1818) pica-pau-dourado-escuro
 Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado
 Piculus rubiginosus (Swainson, 1820) pica-pau-oliváceo
 Colaptes punctigula (Boddaert, 1783) pica-pau-de-peito-pontilhado
 Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado
 Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo
 Celeus undatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-barrado
 Celeus grammicus (Natterer & Malherbe, 1845) picapauzinho-chocolate
 Celeus elegans (Statius Muller, 1776) pica-pau-chocolate
 Celeus lugubris (Malherbe, 1851) pica-pau-louro
 Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-amarela
 Celeus flavus (Statius Muller, 1776) pica-pau-amarelo
 Celeus spectabilis Sclater & Salvin, 1880 pica-pau-lindo
 Celeus obrieni Short, 1973 pica-pau-do-parnaíba
 Celeus torquatus (Boddaert, 1783) pica-pau-de-coleira
 Dryocopus galeatus (Temminck, 1822) pica-pau-de-cara-canela
 Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca
 Campephilus rubricollis (Boddaert, 1783) pica-pau-de-barriga-vermelha
 Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei
 Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788) pica-pau-de-topete-vermelho
 Campephilus leucopogon (Valenciennes, 1826) pica-pau-de-barriga-preta

Passeriformes

Melanopareiidae 
 Melanopareia torquata (Wied, 1831) tapaculo-de-colarinho

Thamnophilidae 
 Cymbilaimus lineatus (Leach, 1814) papa-formiga-barrado
 Cymbilaimus sanctaemariae Gyldenstolpe, 1941 choca-do-bambú
 Hypoedaleus guttatus (Vieillot, 1816) chocão-carijó
 Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão
 Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora
 Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) borralhara
 Frederickena viridis (Vieillot, 1816) borralhara-do-norte
 Frederickena unduligera (Pelzeln, 1868) borralhara-ondulada
 Taraba major (Vieillot, 1816) chorá-boi
 Sakesphorus canadensis (Linnaeus, 1766) choca-de-crista-preta
 Sakesphorus cristatus (Wied, 1831) choca-do-nordeste
 Sakesphorus melanothorax (Sclater, 1857) choca-de-cauda-pintada
 Sakesphorus luctuosus (Lichtenstein, 1823) choca-d'água
 Biatas nigropectus (Lafresnaye, 1850) papo-branco
 Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) choca-barrada
 Thamnophilus palliatus (Lichtenstein, 1823) choca-listrada
 Thamnophilus nigrocinereus Sclater, 1855 choca-preta-e-cinza
 Thamnophilus cryptoleucus (Menegaux & Hellmayr, 1906) choca-selada
 Thamnophilus aethiops Sclater, 1858 choca-lisa
 Thamnophilus schistaceus d’Orbigny, 1835 choca-de-oho-vermelho
 Thamnophilus murinus Sclater & Salvin, 1868 choca-murina
 Thamnophilus punctatus (Shaw, 1809) choca-bate-cabo
 Thamnophilus stictocephalus Pelzeln, 1868 choca-de-natterer
 Thamnophilus sticturus Pelzeln, 1868 choca-da-bolívia
 Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924 choca-do-planalto
 Thamnophilus ambiguus Swainson, 1825 choca-de-sooretama
 Thamnophilus amazonicus Sclater, 1858 choca-canela
 Thamnophilus divisorius Whitney, Oren & Brumfield, 2004 choca-do-acre
 Thamnophilus insignis Salvin & Godman, 1884 choca-de-roraima
 Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata
 Thamnophilus torquatus Swainson, 1825 choca-de-asa-vermelha
 Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 choca-de-chapéu-vermelho
 Megastictus margaritatus (Sclater, 1855) choca-pintada
 Neoctantes niger (Pelzeln, 1859) choca-preta
 Clytoctantes atrogularis Lanyon, Stotz & Willard, 1991 choca-de-garganta-preta
 Dysithamnus stictothorax (Temminck, 1823) choquinha-de-peito-pintado
 Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa
 Dysithamnus xanthopterus Burmeister, 1856 choquinha-de-asa-ferrugem
 Dysithamnus plumbeus (Wied, 1831) choquinha-chumbo
 Thamnomanes ardesiacus (Sclater & Salvin, 1867) uirapuru-de-garganta-preta
 Thamnomanes saturninus (Pelzeln, 1878) uirapuru-selado
 Thamnomanes caesius (Temminck, 1820) ipecuá
 Thamnomanes schistogynus Hellmayr, 1911 uirapuru-azul
 Pygiptila stellaris (Spix, 1825) choca-cantadora
 Myrmotherula gutturalis Sclater & Salvin, 1881 choquinha-de-barriga-parda
 Myrmotherula leucophthalma (Pelzeln, 1868) choquinha-de-olho-branco
 Myrmotherula haematonota (Sclater, 1857) choquinha-de-garganta-carijó
 Myrmotherula ornata Sclater, 1853 choquinha-ornada
 Myrmotherula erythrura Sclater, 1890 choquinha-de-cauda-ruiva
 Myrmotherula brachyura (Hermann, 1783) choquinha-miúda
 Myrmotherula ignota Griscom, 1929 choquinha-de-bico-curto
 Myrmotherula ambigua Zimmer, 1932 choquinha-de-coroa-listrada
 Myrmotherula sclateri Snethlage, 1912 choquiha-de-garganta-amarela
 Myrmotherula surinamensis (Gmelin, 1788) choquinha-estriada
 Myrmotherula multostriata Sclater, 1858 choquinha-estriada-da-amazônia
 Myrmotherula cherriei Berlepsch & Hartert, 1902 choquinha-de-peito-riscado
 Myrmotherula klagesi Todd, 1927 choquinha-do-tapajós
 Myrmotherula hauxwelli (Sclater, 1857) choquinha-de-garganta-clara
 Myrmotherula guttata (Vieillot, 1825) choquinha-de-barriga-ruiva
 Myrmotherula gularis (Spix, 1825) choquinha-de-garganta-pintada
 Myrmotherula axillaris (Vieillot, 1817) choquinha-de-flanco-branco
 Myrmotherula sunensis Chapman, 1925 choquinha-do-oeste
 Myrmotherula minor Salvadori, 1864 choquinha-pequena
 Myrmotherula longipennis Pelzeln, 1868 choquinha-de-asa-comprida
 Myrmotherula urosticta (Sclater, 1857) choquinha-de-rabo-cintado
 Myrmotherula iheringi Snethlage, 1914 choquinha-de-ihering
 Myrmotherula fluminensis Gonzaga, 1988 choquinha-fluminense
 Myrmotherula unicolor (Menetries, 1835) choquinha-cinzenta
 Myrmotherula snowi Teixeira & Gonzaga, 1985 choquinha-de-alagoas
 Myrmotherula behni Berlepsch & Leverkuhn, 1890 choquinha-de-asa-lisa
 Myrmotherula menetriesii (d’Orbigny, 1837) choquinha-de-garganta-cinza
 Myrmotherula assimilis Pelzeln, 1868 choquinha-da-várzea
 Dichrozona cincta (Pelzeln, 1868) tovaquinha
 Myrmorchilus strigilatus (Wied, 1831) piu-piu
 Herpsilochmus sellowi Whitney & Pacheco, 2000 chorozinho-da-caatinga
 Herpsilochmus pileatus (Lichtenstein, 1823) corozinho-de-boné
 Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 1868 chorozinho-de-chapéu-preto
 Herpsilochmus sticturus Salvin, 1885 chorozinho-de-cauda-pintada
 Herpsilochmus stictocephalus Todd, 1927 chorozinho-de-cabeça-pintada
 Herpsilochmus dorsimaculatus Pelzeln, 1868 chorozinho-de-costas-manchadas
 Herpsilochmus roraimae Hellmayr, 1903 chorozinho-de-roraima
 Herpsilochmus pectoralis Sclater, 1857 chorozinho-de-papo-preto
 Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 chorozinho-de-bico-comprido
 Herpsilochmus rufimarginatus (Temminck, 1822) chorozinho-de-asa-vermelha
 Microrhopias quixensis (Cornalia, 1849) papa-formiga-de-bando
 Formicivora iheringi Hellmayr, 1909 formigueiro-do-nordeste
 Formicivora erythronotos Hartlaub, 1852 formigueiro-de-cabeça-negra
 Formicivora grisea (Boddaert, 1783) papa-formiga-pardo
 Formicivora serrana Hellmayr, 1929 formigueiro-da-serra
 Formicivora littoralis Gonzaga & Pacheco, 1990 formigueiro-do-litoral
 Formicivora melanogaster Pelzeln, 1868 formigueiro-de-barriga-preta
 Formicivora rufa (Wied, 1831) papa-formiga-vermelho
 Stymphalornis acutirostris Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995 bicudinho-do-brejo
 Drymophila ferruginea (Temminck, 1822) trovoada
 Drymophila rubricollis (Bertoni, 1901) trovoada-de-bertoni
 Drymophila genei (Filippi, 1847) choquinha-da-serra
 Drymophila ochropyga (Hellmayr, 1906) choquinha-de-dorso-vermelho
 Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó
 Drymophila squamata (Lichtenstein, 1823) pintadinho
 Drymophila devillei (Menegaux & Hellmayr, 1906) trovoada-listrada
 Terenura sicki Teixeira & Gonzaga, 1983 zididê-do-nordeste
 Terenura maculata (Wied, 1831) zidedê
 Terenura humeralis Sclater & Salvin, 1880 zidedê-de-encontro
 Terenura spodioptila Sclater & Salvin, 1881 zidedê-de-asa-cinza
 Cercomacra cinerascens (Sclater, 1857) chororó-pocuá
 Cercomacra brasiliana Hellmayr, 1905 chororó-cinzento
 Cercomacra tyrannina (Sclater, 1855) chororá-escuro
 Cercomacra laeta Todd, 1920 chororó-didi
 Cercomacra nigrescens (Cabanis & Heine, 1859) chororó-negro
 Cercomacra serva Sclater, 1858 () chororó-preto
 Cercomacra carbonaria Sclater & Salvin, 1873 chororó-do-rio-branco
 Cercomacra melanaria (Menetries, 1835) chororó-do-pantanal
 Cercomacra manu Fitzpatrick & Willard, 1990 chororó-de-manu
 Cercomacra ferdinandi Snethlage, 1928 chororó-de-goiás
 Pyriglena leuconota (Spix, 1824) papa-taoca
 Pyriglena atra (Swainson, 1825) papa-taoca-da-bahia
 Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul
 Rhopornis ardesiacus (Wied, 1831) gravatazeiro
 Myrmoborus leucophrys (Tschudi, 1844) papa-formiga-de-sobrancelha
 Myrmoborus lugubris (Cabanis, 1847) formigueiro-liso
 Myrmoborus myotherinus (Spix, 1825) formigueiro-de-cara-preta
 Myrmoborus melanurus (Sclater & Salvin, 1866)]
 Hypocnemis cantator (Boddaert, 1783) papa-formiga-cantador
 Hypocnemis hypoxantha Sclater, 1869 cantador-amarelo
 Hypocnemoides maculicauda (Pelzeln, 1868) solta-asa
 Hypocnemoides melanopogon (Sclater, 1857) solta-asa-do-norte
 Myrmochanes hemileucus (Sclater & Salvin, 1866) formigueiro-preto-e-branco
 Sclateria naevia (Gmelin, 1788) papa-formiga-do-igarapé
 Percnostola rufifrons (Gmelin, 1789) formigueiro-de-cabeça-preta
 Percnostola minor Pelzeln, 1868 formigueiro-de-pelzeln
 Percnostola lophotes Hellmayr & Seilern, 1914 formigueiro-do-bambú
 Schistocichla schistacea (Sclater, 1858) formigueiro-cinza
 Schistocichla leucostigma (Pelzeln, 1868) formigueiro-de-asa-pintada
 Schistocichla caurensis (Hellmayr, 1906) formigueiro-do-caura
 Myrmeciza longipes (Swainson, 1825) formigueiro-de-barriga-branca
 Myrmeciza ferruginea (Statius Muller, 1776) formigueiro-ferrugem
 Myrmeciza ruficauda (Wied, 1831) formigueiro-de-cauda-ruiva
 Myrmeciza loricata (Lichtenstein, 1823) formigueiro-assobiador
 Myrmeciza squamosa Pelzeln, 1868 papa-formiga-de-grota
 Myrmeciza pelzelni Sclater, 1890 formigueiro-de-barriga-cinza
 Myrmeciza hemimelaena Sclater, 1857 formigueiro-de-cauda-castanha
 Myrmeciza atrothorax (Boddaert, 1783) formigueiro-de-peito-preto
 Myrmeciza melanoceps (Spix, 1825) formigueiro-grande
 Myrmeciza goeldii (Snethlage, 1908) formigueiro-de-goeldi
 Myrmeciza hyperythra (Sclater, 1855) formigueiro-chumbo
 Myrmeciza fortis (Sclater & Salvin, 1868) formigueiro-de-taoca
 Myrmeciza disjuncta Friedmann, 1945 formigueiro-de-yapacana
 Myrmornis torquata (Boddaert, 1783) pinto-do-mato-carijó
 Pithys albifrons (Linnaeus, 1766) papa-formiga-de-topete
 Gymnopithys leucaspis (Sclater, 1855) mãe-de-taoca-bochechuda
 Gymnopithys rufigula (Boddaert, 1783) mãe-de-taoca-de-garganta-vermelha
 Gymnopithys salvini (Berlepsch, 1901) mãe-de-taoca-de-cauda-barrada
 Rhegmatorhina gymnops Ridgway, 1888 mãe-de-taoca-de-cara-branca
 Rhegmatorhina berlepschi (Snethlage, 1907) mãe-de-taoca-arlequim
 Rhegmatorhina hoffmannsi (Hellmayr, 1907) mãe-de-taoca-papuda
 Rhegmatorhina cristata (Pelzeln, 1868) mãe-de-taoca-cristada
 Rhegmatorhina melanosticta (Sclater & Salvin, 1880) mãe-de-taoca-cabeçuda
 Hylophylax naevius (Gmelin, 1789) guarda-floresta
 Hylophylax punctulatus (Des Murs, 1856) guarda-várzea
 Hylophylax poecilinotus (Cabanis, 1847) rendadinho
 Phlegopsis nigromaculata (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) mãe-de-taoca
 Phlegopsis erythroptera (Gould, 1855) mãe-de-taoca-avermelhada
 Skutchia borbae (Hellmayr, 1907) mãe-de-taoca-dourada

Conopophagidae 
 Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente
 Conopophaga aurita (Gmelin, 1789) chupa-dente-de-cinta
 Conopophaga roberti Hellmayr, 1905 chupa-dente-de-capuz
 Conopophaga melanogaster Menetries, 1835 chupa-dente-grande
 Conopophaga peruviana Des Murs, 1856 chupa-dente-do-peru
 Conopophaga melanops (Vieillot, 1818) cuspidor-de-máscara-preta

Grallariidae 
 Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu
 Grallaria eludens Lowery & O’Neill, 1969 tovacuçu-xodó
 Hylopezus macularius (Temminck, 1823) torom-carijó
 Hylopezus berlepschi (Hellmayr, 1903) torom-torom
 Hylopezus ochroleucus (Wied, 1831) torom-do-nordeste
 Hylopezus nattereri Pinto, 1937 pinto-do-mato
 Myrmothera campanisona (Hermann, 1783) tovaca-patinho
 Myrmothera simplex (Salvin & Godman, 1884) torom-de-peito-pardo

Rhinocryptidae 
 Liosceles thoracicus (Sclater, 1865) corneteiro-da-mata
 Psilorhamphus guttatus (Ménétriès, 1835) tapaculo-pintado
 Merulaxis ater Lesson, 1830 entufado
 Merulaxis stresemanni Sick, 1960 entufado-baiano
 Scytalopus speluncae (Ménétriès, 1835) tapaculo-preto
 Scytalopus iraiensis Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998 macuquinho-da-várzea
 Scytalopus novacapitalis Sick, 1958 tapaculo-de-brasília
 Scytalopus indigoticus (Wied, 1831) macuquinho
 Scytalopus psychopompus Teixeira & Carnevalli, 1989 macuquinho-baiano

Formicariidae 
 Formicarius colma Boddaert, 1783 galinha-do-mato
 Formicarius analis (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) pinto-do-mato-de-cara-preta
 Formicarius rufifrons Blake, 1957 pinto-domato-de-fronte-ruiva
 Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823) tovaca-campainha
 Chamaeza nobilis Gould, 1855 tovaca-estriada
 Chamaeza meruloides Vigors, 1825 tovaca-cantadora
 Chamaeza ruficauda (Cabanis & Heine, 1859) tovaca-de-rabo-vermelho

Scleruridae 
 Sclerurus mexicanus Sclater, 1857 vira-folha-de-peito-vermelho
 Sclerurus rufigularis Pelzeln, 1868 vira-folha-de-bico-curto
 Sclerurus caudacutus (Vieillot, 1816) vira-folha-pardo
 Sclerurus albigularis Sclater & Salvin, 1869 vira-folha-de-garganta-cinza
 Sclerurus scansor (Menetries, 1835) vira-folha
 Geositta poeciloptera (Wied, 1830) andarilho
 Geositta cunicularia (Vieillot, 1816) curriqueiro

Dendrocolaptidae 
 Dendrocincla fuliginosa (Vieillot, 1818) arapaçu-pardo
 Dendrocincla turdina (Lichtenstein, 1820) arapaçu-liso
 Dendrocincla merula (Lichtenstein, 1829) arapaçu-da-taoca
 Deconychura longicauda (Pelzeln, 1868) arapaçu-rabudo
 Deconychura stictolaema (Pelzeln, 1868) arapaçu-de-garganta-pintada
 Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde
 Glyphorynchus spirurus (Vieillot, 1819) arapaçu-de-bico-de-cunha
 Drymornis bridgesii (Eyton, 1850) arapaçu-platino
 Nasica longirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-bico-comprido
 Dendrexetastes rufigula (Lesson, 1844) arapaçu-galinha
 Hylexetastes stresemanni Snethlage, 1825 arapaçu-de-barriga-pintada
 Hylexetastes perrotii (Lafresnaye, 1844) arapaçu-de-bico-vermelho
 Hylexetastes uniformis Hellmayr, 1909 arapaçu-uniforme
 Hylexetastes brigidai Silva, Novaes & Oren, 1996 arapaçu-deloro-cinza
 Xiphocolaptes promeropirhynchus (Lesson, 1840) arapaçu-vermelho
 Xiphocolaptes carajaensis Silva, Novaes & Oren, 2002 arapaçu-do-carajás
 Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824) arapaçu-do-nordeste
 Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) arapaçu-de-garganta-branca
 Xiphocolaptes major (Vieillot, 1818) arapaçu-do-campo
 Dendrocolaptes certhia (Boddaert, 1783) arapaçu-barrado
 Dendrocolaptes picumnus Lichtenstein, 1820 arapaçu-meio-barrado
 Dendrocolaptes hoffmannsi Hellmayr, 1909 arapaçu-marrom
 Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande
 Xiphorhynchus picus (Gmelin, 1788) arapaçu-de-bico-branco
 Xiphorhynchus kienerii (Des Murs, 1855) arapaçu-ferrugem
 Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado
 Xiphorhynchus ocellatus (Spix, 1824) arapaçu-ocelado
 Xiphorhynchus pardalotus (Vieillot, 1818) arapaçu-assobiador
 Xiphorhynchus elegans (Pelzeln, 1868) arapaçu-elegante
 Xiphorhynchus spixii (Lesson, 1830) arapaçu-de-spix
 Xiphorhynchus obsoletus (Lichtenstein, 1820) arapaçu-riscado
 Xiphorhynchus guttatus (Lichtenstein, 1820) arapaçu-de-garganta-amarela
 Lepidocolaptes souleyetii (Des Murs, 1849) arapaçu-listrado
 Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado
 Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1822) arapaçu-escamado
 Lepidocolaptes falcinellus (Cabanis & Heine, 1859) arapaçu-escamado-do-sul
 Lepidocolaptes wagleri (Spix, 1824) arapaçu-de-wagler
 Lepidocolaptes albolineatus (Lafresnaye, 1845) arapaçu-de-listras-brancas
 Campylorhamphus trochilirostris (Lichtenstein, 1820) arapaçu-beija-flor
 Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 1822) arapaçu-de-bico-torto
 Campylorhamphus procurvoides (Lafresnaye, 1850) arapaçu-de-bico-curvo

Furnariidae 
 Cinclodes fuscus (Vieillot, 1818) pedreiro-dos-andes
 Cinclodes pabsti Sick, 1969 pedreiro
 Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) casaca-de-couro-da-lama
 Furnarius leucopus Swainson, 1838 casaca-de-couro-amarelo
 Furnarius torridus Sclater & Salvin, 1866 joão-de-bico-pálido
 Furnarius minor Pelzeln, 1858 joãozinho
 Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro
 Limnornis curvirostris Gould, 1839 junqueiro-de-bico-curvo
 Limnoctites rectirostris (Gould, 1839) junqueiro-de-bico-reto
 Phleocryptes melanops (Vieillot, 1817) bate-bico
 Leptasthenura platensis Reichenbach, 1853 rabudinho
 Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856) grimpeirinho
 Leptasthenura setaria (Temminck, 1824) grimpeiro
 Spartonoica maluroides (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) boininha
 Oreophylax moreirae (Miranda-Ribeiro, 1906) garrincha-chorona
 Schoeniophylax phryganophilus (Vieillot, 1817) bichoita
 Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé
 Synallaxis cinerea Wied, 1831 joão-baiano
 Synallaxis infuscata Pinto, 1950 tatac
 Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 pi-puí
 Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim
 Synallaxis albescens Temminck, 1823 uí-pi
 Synallaxis albigularis Sclater, 1858 joão-de-peito-escuro
 Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném
 Synallaxis hypospodia Sclater, 1874 joão-grilo
 Synallaxis rutilans Temminck, 1823 joao-teneném-castanho
 Synallaxis cherriei Gyldenstolpe, 1930 puruchém
 Synallaxis propinqua Pelzeln, 1859 joão-de-barriga-branca
 Synallaxis macconnelli Chubb, 1919 joão-escuro
 Synallaxis cabanisi Berlepsch & Leverkuhn, 1890 joão-do-norte
 Synallaxis gujanensis (Gmelin, 1789) joão-teneném-becuá
 Synallaxis albilora Pelzeln, 1856 joão-do-pantanal
 Synallaxis simoni Hellmayr, 1907 joão-do-araguaia
 Synallaxis scutata Sclater, 1859 estrelinha-preta
 Synallaxis kollari Pelzeln, 1856 joão-de-barba-grisalha
 Gyalophylax hellmayri (Reiser, 1905) joão-chique-chique
 Cranioleuca vulpina (pelzeln, 1856) arredio-do-rio
 Cranioleuca vulpecula (Sclater & Salvin, 1866) arredio-de-peito-branco
 Cranioleuca sulphurifera (Burmeister, 1869) arredio-de-papo-manchado
 Cranioleuca pyrrhophia (Vieillot, 1818) arredio
 Cranioleuca obsoleta (Reichenbach, 1853) arredio-oliváceo
 Cranioleuca pallida (Wied, 1831) arredio-pálido
 Cranioleuca semicinerea (Reichenbach, 1853) joão-de-cabeça-cinza
 Cranioleuca demissa (Salvin & Godman, 1884) joão-do-tepui
 Cranioleuca gutturata (d’Orbigny & Lafresnaye, 1838) joão-pintado
 Cranioleuca muelleri (Hellmayr, 1911) joão-escamoso
 Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié
 Certhiaxis mustelinus (Sclater, 1874) joão-da-canarana
 Thripophaga macroura (Wied, 1821) rabo-amarelo
 Thripophaga fusciceps Sclater, 1889 joão-liso
 Asthenes hudsoni (Sclater, 1874) joão-platino
 Asthenes pyrrholeuca (Vieillot, 1817)]
 Asthenes baeri (Berlepsch, 1906) lenheiro
 Asthenes luizae Vielliard, 1990 lenheiro-da-serra-do-cipó
 Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) joão-de-pau
 Phacellodomus striaticollis (d’Orbigny & Lafresnaye, 1838) tio-tio
 Phacellodomus ruber (Vieillot, 1817) graveteiro
 Phacellodomus erythrophthalmus (Wied, 1821) joão-botina-da-mata
 Phacellodomus ferrugineigula (Pelzeln, 1858) joão-botina-do-brejo
 Clibanornis dendrocolaptoides (Pelzeln, 1859) cisqueiro
 Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) cochicho
 Coryphistera alaudina Burmeister, 1860 corredor-crestudo
 Metopothrix aurantiaca Sclater & Salvin, 1866 joão-folheiro
 Acrobatornis fonsecai Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996 acróbata
 Roraimia adusta (Salvin & Godman, 1884) joão-de-roraima
 Pseudoseisura cristata (Spix, 1824) casaca-de-couro
 Pseudoseisura unirufa (d’Orbigny & Lafresnaye, 1838) casaca-de-couro-da-caatinga
 Pseudoseisura lophotes (Reichenbach, 1853) coperete
 Berlepschia rikeri (Ridgway, 1886) limpa-folha-do-buriti
 Anabacerthia amaurotis (Temminck, 1823) limpa-folha-miúdo
 Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye, 1832) trepador-quiete
 Simoxenops ucayalae (Chapman, 1928) limpa-folha-de-bico-virado
 Ancistrops strigilatus (Spix, 1825) limpa-folha-picanço
 Hyloctistes subulatus (Spix, 1824) limpa-folha-riscado
 Philydor ruficaudatum (d’Orbigny & Lafresnaye, 1838) limpa-folha-de-cauda-ruiva
 Philydor erythrocercum (Pelzeln, 1859) limpa-folha-de-sobre-ruivo
 Philydor erythropterum (Sclater, 1856) limpa-folha-de-asa-castanha
 Philydor lichtensteini Cabanis & Heine, 1859 limpa-folha-ocráceo
 Philydor novaesi Teixeira & Gonzaga, 1983 limpa-folha-do-nordeste
 Philydor atricapillus (Wied, 1821) limpa-folha-coroado
 Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-de-testa-baia
 Philydor pyrrhodes (Cabanis, 1848) limpa-folha-vermelho
 Philydor dimidiatum (Pelzeln, 1859) limpa-folha-do-brejo
 Anabazenops dorsalis (Sclater & Salvin, 1880) barranqueiro-de-topete
 Anabazenops fuscus (Vieillot, 1816) trepador-coleira
 Cichlocolaptes leucophrus (Jardine & Selby, 1830) trepador-sobrancelha
 Automolus ochrolaemus (Tschudi, 1844) barranqueiro-camurça
 Automolus infuscatus (Sclater, 1856) barranqueiro-pardo
 Automolus paraensis Hartert, 1902 barranqueiro-do-pará
 Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco
 Automolus melanopezus (Sclater, 1858) barranqueiro-escuro
 Automolus roraimae Hellmayr, 1917 barranqueiro-de-roraima
 Automolus rubiginosus (Sclater, 1857) barranqueiro-ferrugem
 Automolus rufipileatus (Pelzeln, 1859) barranqueiro-de-coroa-castanha
 Hylocryptus rectirostris (Wied, 1831) fura-barreira
 Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca
 Heliobletus contaminatus Berlepsch, 1885 trepadorzinho
 Xenops milleri (Chapman, 1914) bico-virado-da-copa
 Xenops tenuirostris Pelzeln, 1859 bico-virado-fino
 Xenops minutus (Sparrman, 1788) bico-virado-miúdo
 Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó
 Megaxenops parnaguae Reiser, 1905 bico-virado-da-caatinga

Tyrannidae 

Pipromorphinae
 Mionectes oleagineus (Lichtenstein, 1823) abre-asa
 Mionectes macconnelli (Chubb, 1919) abre-asa-da-mata
 Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza
 Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo
 Corythopis torquatus (Tschudi, 1844) estalador-do-norte
 Corythopis delalandi (Lesson, 1830) estalador
 Lophotriccus vitiosus (Bangs & Penard, 1921) maria-fiteira
 Lophotriccus eulophotes Todd, 1925 maria-topetuda
 Lophotriccus galeatus (Boddaert, 1783) caga-sebinho-de-penacho
 Atalotriccus pilaris (Cabanis, 1847) maria-de-olho-claro
 Hemitriccus minor (Snethlage, 1907) maria-sebinha
 Hemitriccus flammulatus Berlepsch, 1901 maria-de-peito-machetado
 Hemitriccus diops (Temminck, 1822) olho-falso
 Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 1906) catraca
 Hemitriccus josephinae (Chubb, 1914) maria-bicudinha
 Hemitriccus zosterops (Pelzeln, 1868) maria-de-olho-branco
 Hemitriccus griseipectus (Snethlage, 1907) maria-de-barriga-branca
 Hemitriccus orbitatus (Wied, 1831) tiririzinho-do-mato
 Hemitriccus iohannis (Snethlage, 1907) maria-peruviana
 Hemitriccus striaticollis (Lafresnaye, 1853) sebinho-rajado-amarelo
 Hemitriccus nidipendulus (Wied, 1831) tachuri-campainha
 Hemitriccus margaritaceiventer (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) sebinho-de-olho-de-ouro
 Hemitriccus inornatus (Pelzeln, 1868) maria-da-campina
 Hemitriccus minimus (Todd, 1925) maria-mirim
 Hemitriccus mirandae (Snethlage, 1925) maria-do-nordeste
 Hemitriccus kaempferi (Zimmer, 1953) maria-catarinense
 Hemitriccus furcatus (Lafresnaye, 1846) papa-moscas-estrela
 Poecilotriccus capitalis (Sclater, 1857) maria-picaça
 Poecilotriccus senex (Pelzeln, 1868) maria-do-madeira
 Poecilotriccus russatus (Salvin & Godman, 1884) ferreirinho-ferrugem
 Poecilotriccus plumbeiceps (Lafresnaye, 1846) tororó
 Poecilotriccus fumifrons (Hartlaub, 1853) ferreirinho-de-testa-parda
 Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868) ferreirinho-de-cara-parda
 Poecilotriccus sylvia (Desmarest, 1806) ferreirinho-da-capoeira
 Taeniotriccus andrei (Berlepsch & Hartert, 1902) maria-bonita
 Todirostrum maculatum (Desmarest, 1806) ferreirinho-estriado
 Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque
 Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio
 Todirostrum pictum Salvin, 1897 ferreirinho-de-sobrancelha
 Todirostrum chrysocrotaphum Strickland, 1850 ferreirinho-pintado
Elaeniinae
 Phyllomyias burmeisteri Cabanis & Heine, 1859 piolhinho-chiador
 Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) piolhinho-verdoso
 Phyllomyias reiseri Hellmayr, 1905 piolhinho-do-grotão
 Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho
 Phyllomyias griseiceps (Sclater & Salvin, 1871) piolhinho-de-cabeça-cinza
 Phyllomyias griseocapilla Sclater, 1862 piolhinho-serrano
 Tyrannulus elatus (Latham, 1790) maria-te-viu
 Myiopagis gaimardii (d’Orbigny, 1839) maria-pechim
 Myiopagis caniceps (Swainson, 1835) guaracava-cinzenta
 Myiopagis flavivertex (Sclater, 1887) guaracava-de-penacho-amarelo
 Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) guaracava-de-crista-alaranjada
 Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela
 Elaenia spectabilis Pelzeln, 1868 guaracava-grande
 Elaenia ridleyana Sharpe, 1888 cocoruta
 Elaenia albiceps (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) guaracava-de-crista-branca
 Elaenia parvirostris Pelzeln, 1868 guaracava-de-bico-curto
 Elaenia mesoleuca (Deppe, 1830) tuque
 Elaenia pelzelni Berlepsch, 1907 guaracava-do-rio
 Elaenia cristata Pelzeln, 1868 guaracava-de-topete-uniforme
 Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 chibum
 Elaenia ruficeps Pelzeln, 1868 guaracava-de-topete-vermelho
 Elaenia obscura (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) tucão
 Elaenia pallatangae Sclater, 1862 guaracava-serrana
 Ornithion inerme Hartlaub, 1853 poiaeiro-de-sobrancelha
 Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha
 Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) suiriri-cinzento
 Suiriri islerorum Zimmer, Whittaker & Oren, 2001 suiriri-da-chapada
 Mecocerculus leucophrys (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) alegrinho-de-garganta-branca
 Serpophaga hypoleuca Sclater & Salvin, 1866 alegrio-do-rio
 Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) joão-pobre
 Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho
 Serpophaga sp. ["griseiceps" sensu Straneck, 1993] alegrinho-trinador
 Serpophaga munda Berlepsch, 1893 alegrinho-de-barriga-branca
 Phaeomyias murina (Spix, 1825) bagageiro
 Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) marianinha-amarela
 Polystictus pectoralis (Vieillot, 1817) papa-moscas-canela
 Polystictus superciliaris (Wied, 1831) papa-moscas-de-costas-cinzentas
 Pseudocolopteryx sclateri (Oustalet, 1892) tricolino
 Pseudocolopteryx acutipennis (Sclater & Salvin, 1873) tricolino-oliváceo
 Pseudocolopteryx dinelliana Lillo, 1905 tricolino-pardo
 Pseudocolopteryx flaviventris (d’Orbigny e Lafresnaye) amarelinho-do-junco
 Euscarthmus meloryphus Wied, 1831 barulhento
 Euscarthmus rufomarginatus (Pelzeln, 1868) maria-corruíra
 Stigmatura napensis Chapman, 1926 papa-moscas-do-sertão
 Stigmatura budytoides (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) alegrinho-balança-rabo
 Zimmerius gracilipes (Sclater & Salvin, 1868) poiaeiro-de-pata-fina
 Phylloscartes chapmani Gilliard, 1940 barbudinho-do-tepui
 Phylloscartes eximius (Temminck, 1822) barbudinho
 Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato
 Phylloscartes ceciliae Teixeira, 1987 cara-pintada
 Phylloscartes kronei Willis & Oniki, 1992 maria-da-restinga
 Phylloscartes beckeri Gonzaga & Pacheco, 1995 borboletinha-baiana
 Phylloscartes virescens Todd, 1925 borboletinha-guianense
 Phylloscartes nigrifrons (Salvin & Godman, 1884) maria-de-testa-preta
 Phylloscartes roquettei Snethlage, 1928 cara-dourada
 Phylloscartes paulista Ihering & Ihering, 1907 não-pode-parar
 Phylloscartes oustaleti (Sclater, 1887) papa-moscas-de-olheiras
 Phylloscartes difficilis (Ihering & Ihering, 1907) estalinho
 Phylloscartes sylviolus (Cabanis & Heine, 1859) maria-pequena
 Sublegatus obscurior Todd, 1920 sertanejo-escuro
 Sublegatus modestus (Wied, 1831) guaracava-modesta
 Inezia inornata (Salvadori, 1897) alegrinho-do-chaco
 Inezia subflava (Sclater & Salvin, 1873) amarelinho
 Inezia caudata (Salvin, 1897) amarelinho-da-amazônia
 Tachuris rubrigastra (Vieillot, 1817) papa-piri
 Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) papa-moscas-do-campo
 Myiornis auricularis (Vieillot, 1818) miudinho
 Myiornis ecaudatus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) caçula
 Cnipodectes subbrunneus (Sclater, 1860) flautim-pardo
 Rhynchocyclus olivaceus (Temminck, 1820) bico-chato-grande
 Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta
 Tolmomyias assimilis (Pelzeln, 1868) bico-chato-da-copa
 Tolmomyias poliocephalus (Taczanowski, 1884) bico-chato-de-cabeça-cinza
 Tolmomyias flaviventris (Wied, 1831) bico-chato-amarelo
 Platyrinchus saturatus Salvin & Godman, 1882 patinho-escuro
 Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho
 Platyrinchus coronatus Sclater, 1858 patinho-de-coroa-dourada
 Platyrinchus platyrhynchos (Gmelin, 1788) patinho-de-coroa-branca
 Platyrinchus leucoryphus Wied, 1831 patinho-gigante
Fluvicolinae
 Onychorhynchus coronatus (Statius Muller, 1776) maria-leque
 Onychorhynchus swainsoni (Pelzeln, 1858) maria-leque-do-sudeste
 Myiophobus roraimae (Salvin & Godman, 1883) felipe-do-tepui
 Myiophobus fasciatus (Statius Muller, 1776) filipe
 Myiobius barbatus (Gmelin, 1789) assanhadinho
 Myiobius atricaudus Lawrence, 1863 assadinho-de-cauda-preta
 Terenotriccus erythrurus (Cabanis, 1847) papa-moscas-uirapuru
 Neopipo cinnamomea (Lawrence, 1869) enferrujadinho
 Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro
 Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado
 Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu
 Empidonax traillii (Audubon, 1828) maria-fibiu
 Empidonax alnorum Brewster, 1895 papa-moscas-de-alder
 Contopus cooperi (Nuttall, 1831) piui-boreal
 Contopus fumigatus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) piui-de-topete
 Contopus virens (Linnaeus, 1766) piui-verdadeiro
 Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento
 Contopus albogularis (Berlioz, 1962) piui-queixado
 Contopus nigrescens (Sclater & Salvin, 1880) piui-preto
 Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe
 Lessonia rufa (Gmelin, 1789) colegial
 Knipolegus striaticeps (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) maria-preta-acinzentada
 Knipolegus hudsoni Sclater, 1872 maria-preta-do-sul
 Knipolegus poecilocercus (Pelzeln, 1868) pretinho-do-igapó
 Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) maria-preta-de-bico-azulado
 Knipolegus poecilurus (Sclater, 1862) maria-preta-de-cauda-ruiva
 Knipolegus orenocensis Berlepsch, 1864 maria-preta-ribeirinha
 Knipolegus aterrimus Kaup, 1853 maria-preta-bate-rabo
 Knipolegus franciscanus Snethlage, 1928 maria-preta-do-nordeste
 Knipolegus lophotes Boie, 1828 maria-preta-de-penacho
 Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) maria-preta-de-garganta-vermelha
 Hymenops perspicillatus (Gmelin, 1789) viuvinha-deóculos
 Ochthornis littoralis (Pelzeln, 1868) maria-da-praia
 Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno
 Muscisaxicola fluviatilis Sclater & Salvin, 1866 gaúcha-d'água
 Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera
 Xolmis coronatus (Vieillot, 1823) noivinha-coroada
 Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca
 Xolmis irupero (Viellot, 1823) noivinha
 Xolmis dominicanus (Viellot, 1823) noivinha-de-rabo-preto
 Neoxolmis rufiventris (Vieillot, 1823) gaúcho-chocolate
 Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) tesoura-do-brejo
 Muscipipra vetula (Lichtenstein, 1823) tesoura-cinzenta
 Fluvicola pica (Boddaert, 1783) lavadeira-do-norte
 Fluvicola albiventer (Spix, 1825) lavadeira-de-cara-branca
 Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada
 Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) freirinha
 Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) galito
 Alectrurus risora (Vieillot, 1824) tesoura-do-campo
 Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha
 Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro
Tyranninae
 Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bem-te-vi-pirata
 Myiozetetes cayanensis (Linnaeus, 1766) bentevizinho-de-asa-ferrugínea
 Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penacho-vermelho
 Myiozetetes granadensis Lawrence, 1862 bem-te-vi-de-cabeça-cinza
 Myiozetetes luteiventris (Sclater, 1858) bem-te-vi-barulhento
 Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi
 Philohydor lictor (Lichtenstein, 1823) bentevizinho-do-brejo
 Conopias trivirgatus (Wied, 1831) bem-te-vi-pequeno
 Conopias parvus (Pelzeln, 1868) bem-te-vi-da-copa
 Myiodynastes luteiventris Sclater, 1859 bem-te-vi-de-barriga-sulfúrea
 Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado
 Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei
 Tyrannopsis sulphurea (Spix, 1825) suiriri-de-garganta-rajada
 Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica
 Griseotyrannus aurantioatrocristatus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) peitica-de-chapéu-preto
 Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 suiriri-de-garganta-branca
 Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri
 Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha
 Tyrannus tyrannus (Linnaeus, 1766) suiriri-valente
 Tyrannus dominicensis (Gmelin, 1788)]
 Rhytipterna simplex (Lichtenstein, 1823) vissiá
 Rhytipterna immunda (Sclater & Salvin, 1873) vissiá-cantor
 Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador
 Casiornis rufus (Vieillot, 1816) caneleiro
 Casiornis fuscus Sclater & Salvin, 1873 caneleiro-enxofre
 Myiarchus tuberculifer (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) maria-cavaleira-pequena
 Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré
 Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira
 Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
 Ramphotrigon megacephalum (Swainson, 1835) maria-cabeçuda
 Ramphotrigon ruficauda (Spix, 1825) bico-chato-de-rabo-vermelho
 Ramphotrigon fuscicauda Chapman, 1925 maria-de-cauca-escura
 Attila phoenicurus Pelzeln, 1868 capitão-castanho
 Attila cinnamomeus (Gmelin, 1789) tinguaçu-ferrugem
 Attila citriniventris Sclater, 1859 tinguaçu-de-barriga-amarela
 Attila bolivianus Lafresnaye, 1848 bzte-pára
 Attila rufus (Vieillot, 1819) capitão-de-saíra
 Attila spadiceus (Gmelin, 1789) capitão-de-saíra-amarelo

Oxyruncidae 
 Oxyruncus cristatus Swainson, 1821 araponga-do-horto

Cotingidae 
 Phytotoma rutila Vieillot, 1818 cortarramas argentino
 Rupicola rupicola (Linnaeus, 1766) gallito de las rocas guayanés
 Phoenicircus carnifex (Linnaeus, 1758) cotinga rojo guayanés
 Phoenicircus nigricollis Swainson, 1832 cotinga rojo cuellinegro
 Phibalura flavirostris Vieillot, 1816 cotinga tijereta
 Carpornis cucullata (Swainson, 1821) cotinga encapuchado
 Carpornis melanocephala (Wied, 1820) cotinga cabecinegro
 Pipreola whitelyi Salvin & Godman, 1884] frutero degollado
 Cotinga maynana (Linnaeus, 1766) cotinga mayna
 Cotinga cotinga (Linnaeus, 1766) cotinga pechimorado
 Cotinga maculata (Statius Muller, 1776) cotinga maculado
 Cotinga cayana (Linnaeus, 1766) cotinga celeste
 Procnias albus (Hermann, 1783) campanero blanco
 Procnias averano (Hermann, 1783) campanero barbudo
 Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) campanero meridional
 Tijuca atra Ferrusac, 1829 cotinga negro
 Tijuca condita Snow, 1980 cotinga aligrís
 Calyptura cristata (Vieillot, 1818) cotinguita reyezuelo
 Lipaugus vociferans (Wied, 1820) guardabosques gritón
 Lipaugus lanioides (Lesson, 1844) guardabosques lanioide
 Lipaugus streptophorus (Salvin & Godman, 1884) guardabosques acollarado
 Conioptilon mcilhennyi Lowery & O’Neill, 1966 cotinga carinegro
 Porphyrolaema porphyrolaema (Deville & Sclater, 1852) cotinga gorgimorado
 Xipholena punicea (Pallas, 1764) cotinga Pompadour
 Xipholena lamellipennis (Lafresnaye, 1839) cotinga coliblanco
 Xipholena atropurpurea (Wied, 1820) cotinga aliblanco
 Gymnoderus foetidus (Linnaeus, 1758) cuellopelado
 Querula purpurata (Statius Muller, 1776) cotinga quérula
 Haematoderus militaris (Shaw, 1792) pájaro militar
 Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) yacutoro
 Perissocephalus tricolor (Statius Muller, 1776) pájaro capuchino
 Cephalopterus ornatus Geoffroy Saint-Hilaire, 1809 paragüero ornado

Pipridae 
 Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853) fruxu-do-cerradão
 Neopelma chrysocephalum (Pelzeln, 1868) fruxu-do-carrasco
 Neopelma aurifrons (Wied, 1831) fruxu-baiano
 Neopelma chrysolophum Pinto, 1944 fruxu
 Neopelma sulphureiventer (Hellmayr, 1903) fruxu-de-barriga-amarela
 Tyranneutes stolzmanni (Hellmayr, 1906) uirapuruzinho
 Tyranneutes virescens (Pelzeln, 1868) uirapuruzinho-do-norte
 Piprites chloris (Temminck, 1822) papinho-amarelo
 Piprites pileata (Temminck, 1822) caneleirinho-de-chapéu-preto
 Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1809) tangarazinho
 Corapipo gutturalis (Linnaeus, 1766) dançarino-de-garganta-branca
 Machaeropterus regulus (Hahn, 1819) tangará-rajado
 Machaeropterus striolatus (Bonaparte, 1838) tangará-riscado
 Machaeropterus pyrocephalus (Sclater, 1852) uirapuru-cigarra
 Lepidothrix coronata (Spix, 1825) uirapuru-de-chapéu-azul
 Lepidothrix nattereri (Sclater, 1865) uirapuru-de-chapéu-branco
 Lepidothrix vilasboasi (Sick, 1959) dançador-de-coroa-dourada
 Lepidothrix iris (Schinz, 1851) cabeça-de-prata
 Lepidothrix serena (Linnaeus, 1766) uirapuru-estrela
 Lepidothrix suavissima (Salvin & Godman, 1882) dançador-do-tepui
 Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira
 Antilophia bokermanni Coelho & Silva, 1998 soldadinho-do-araripe
 Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823) soldadinho
 Chiroxiphia pareola (Linnaeus, 1766) tangará-falso
 Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará
 Xenopipo uniformis (Salvin & Godman, 1884) dançarino-oliváceo
 Xenopipo atronitens Cabanis, 1847 pretinho
 Heterocercus aurantiivertex Sclater & Salvin, 1880]
 Heterocercus flavivertex Pelzeln, 1868 dançarino-de-crista-amarela
 Heterocercus linteatus (Strickland, 1850) coroa-de-fogo
 Dixiphia pipra (Linnaeus, 1758) cabeça-branca
 Pipra aureola (Linnaeus, 1758) uirapuru-vermelho
 Pipra filicauda Spix, 1825 rabo-de-arame
 Pipra fasciicauda Hellmayr, 1906 uirapuru-laranja
 Pipra cornuta Spix, 1825 dançador-de-crista
 Pipra erythrocephala (Linnaeus, 1758) cabeça-de-ouro
 Pipra rubrocapilla Temminck, 1821 cabeça-encarnada
 Pipra chloromeros Tschudi, 1844 dançador-de-cauda-graduada

Tityridae 
 Schiffornis major Des Murs, 1856 flautim-ruivo
 Schiffornis turdina (Wied, 1831) flautim-marrom
 Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1838) flautim
 Laniocera hypopyrra (Vieillot, 1817) chorona-cinza
 Laniisoma elegans (Thunberg, 1823) chibante
 Iodopleura isabellae Parzudaki, 1847 anambé-de-coroa
 Iodopleura fusca (Vieillot, 1817) anambé-fusco
 Iodopleura pipra (Lesson, 1831) anambezinho
 Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823) anambé-branco-de-bochecha-parda
 Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-rabo-preto
 Tityra semifasciata (Spix, 1825) anambé-branco-de-máscara-negra
 Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) caneleiro-verde
 Pachyramphus rufus (Boddaert, 1783) caneleiro-cinzento
 Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827) caneleiro
 Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto
 Pachyramphus marginatus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-bordado
 Pachyramphus surinamus (Linnaeus, 1766) caneleiro-da-guiana
 Pachyramphus minor (Lesson, 1830) caneleiro-pequeno
 Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-preto
 Xenopsaris albinucha (Burmeister, 1869) tijerila

Vireonidae 
 Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari
 Vireolanius leucotis (Swainson, 1838) assobiador-do-castanhal
 Vireo olivaceus (Linnaeus, 1766) juruviara
 Vireo gracilirostris Sharpe, 1890 juruviara-de-noronha
 Vireo flavoviridis (Cassin, 1851) juruviara-verde-amarelada
 Vireo altiloquus (Vieillot, 1808) juruviara-barbuda
 Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado
 Hylophilus amaurocephalus (Nordmann, 1835) vite-vite-de-olho-cinza
 Hylophilus thoracicus Temminck, 1822 vite-vite
 Hylophilus semicinereus Sclater & Salvin, 1867 verdinho-da-várzea
 Hylophilus pectoralis Sclater, 1866 vite-vite-de-cabeça-cinza
 Hylophilus sclateri Salvin & Godman, 1883 vite-vite-do-tepui
 Hylophilus brunneiceps Sclater, 1866 vite-vite-de-cabeça-marrom
 Hylophilus hypoxanthus Pelzeln, 1868 vite-vite-de-barriga-marela
 Hylophilus muscicapinus Sclater & Salvin, 1873 vite-vite-camurça
 Hylophilus ochraceiceps Sclater, 1859 vite-vite-uirapuru

Corvidae 
 Cyanocorax violaceus Du Bus, 1847 gralha-violácea
 Cyanocorax cyanomelas (Vieillot, 1818) gralaha-do-pantanal
 Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 1818) gralha-azul
 Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) gralha-do-campo
 Cyanocorax cayanus (Linnaeus, 1766) gralha-da-guiana
 Cyanocorax heilprini Gentry, 1885 gralha-de-nuca-azul
 Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça
 Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) gralha-cancã

Hirundinidae 

 Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio
 Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-branco
 Tachycineta meyeni (Cabanis, 1850) andorinha-chilena
 Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo
 Progne subis (Linnaeus, 1758) andorinha-azul
 Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande
 Progne elegans Baird, 1865 andorinha-do-sul
 Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-casa
 Atticora fasciata (Gmelin, 1789) peitoril
 Atticora melanoleuca (Wied, 1820) andoriha-de-coleira
 Neochelidon tibialis (Cassin, 1853) calcinha-branca
 Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) andorinha-morena
 Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora
 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) andorinha-do-barranco
 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando
 Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817) andorinha-de-dorso-acanelado

Troglodytidae 

 Campylorhynchus griseus (Swainson, 1838) garrincha-dos-lhanos
 Campylorhynchus turdinus (Wied, 1831) catatau
 Odontorchilus cinereus (Pelzeln, 1868) cambaxirra-cinzenta
 Cistothorus platensis (Latham, 1790) corruíra-do-campo
 Thryothorus genibarbis Swainson, 1838 garrinchão-pai-avô
 Thryothorus coraya (Gmelin, 1789) garrinchão-coraia
 Thryothorus leucotis Lafresnaye, 1845 garrinchão-de-barriga-vermelha
 Thryothorus guarayanus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) garrincha-do-oeste
 Thryothorus longirostris Vieillot, 1819 garrinchão-de-bico-grande
 Thryothorus griseus (Todd, 1925) garrincha-cinza
 Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra
 Troglodytes rufulus Cabanis, 1849 corruíra-do-tepui
 Henicorhina leucosticta (Cabanis, 1847) uirapuru-de-peito-branco
 Microcerculus marginatus (Sclater, 1855) uirapuru-veado
 Microcerculus ustulatus Salvin & Godman, 1883 flautista-do-tepui
 Microcerculus bambla (Boddaert, 1783) uirapuru-de-asa-branca
 Cyphorhinus arada (Hermann, 1783) uirapuru-verdadeiro
 Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766) japacanim

Polioptilidae 
 Microbates collaris (Pelzeln, 1868) bico-assovelado-de-coleira
 Ramphocaenus melanurus Vieillot, 1819 bico-assovelado
 Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) balança-rabo-de-chapéu-preto
 Polioptila lactea Sharpe, 1885 balança-rabo-leitoso
 Polioptila guianensis Todd, 1920 balança-rabo-da-copa
 Polioptila dumicola (Vieillot, 1817 balança-rabo-de-máscara

Turdidae 

 Cichlopsis leucogenys Cabanis, 1851 sabiá-castanho
 Catharus fuscescens (Stephens, 1817) sabiá-norte-americano
 Catharus minimus (Lafresnaye, 1848) sabiá-de-cara-cinza
 Catharus ustulatus (Nuttall, 1840) sabiá-de-óculos
 Platycichla flavipes (Vieillot, 1818) sabiá-una
 Platycichla leucops (Taczanowski, 1877) sabiá-preto
 Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro
 Turdus olivater (Lafresnaye, 1848) sabiá-de-cabeça-preta
 Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira
 Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco
 Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca
 Turdus ignobilis Sclater, 1858 caraxué-de-bico-preto
 Turdus lawrencii Coues, 1880 caraxué-de-bico-amarelo
 Turdus fumigatus Lichtenstein, 1823 sabiá-da-mata
 Turdus hauxwelli Lawrence, 1869 sabiá-bicolor
 Turdus nudigenis Lafresnaye, 1848 caraxué
 Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira

Mimidae 

 Mimus gilvus (Vieillot, 1807) sabiá-da-praia
 Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo
 Mimus triurus (Vieillot, 1818) calhandra-de-três-rabos

Motacillidae 
 Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor
 Anthus furcatus d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 caminheiro-de-unha-curta
 Anthus correndera Vieillot, 1818 caminheiro-de-espora
 Anthus nattereri Sclater, 1878 caminheiro-grande
 Anthus hellmayri Hartert, 1909 caminheiro-de-barriga-acanelada

Coerebidae 
 Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica

Thraupidae 

 Orchesticus abeillei (Lesson, 1839) sanhaçu-pardo
 Schistochlamys melanopis (Latham, 1790) sanhaçu-de-coleira
 Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) bico-de-veludo
 Cissopis leverianus (Gmelin, 1788) tietinga
 Conothraupis speculigera (Gould, 1855) tiê-preto-e-branco
 Conothraupis mesoleuca (Berlioz, 1939) tiê-bicudo
 Lamprospiza melanoleuca (Vieillot, 1817) pipira-de-bico-vermelho
 Compsothraupis loricata (Lichtenstein, 1819) carretão
 Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto
 Nemosia rourei Cabanis, 1870 saíra-apunhalada
 Mitrospingus oleagineus (Salvin, 1886) pipira-olivácea
 Orthogonys chloricterus (Vieillot, 1819) catirumbava
 Thlypopsis sordida (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) saí-canário
 Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha
 Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1831) bandoleta
 Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete
 Piranga flava (Vieillot, 1822) tiê-do-mato-grosso
 Piranga rubra (Linnaeus, 1758) sanhaçu-de-fogo
 Piranga olivacea (Gmelin, 1789) sanhaçu-vermelho
 Piranga leucoptera Trudeau, 1839 sanhaçu-escarlate
 Habia rubica (Vieillot, 1817) sanhaçu-de-asa-branca
 Eucometis penicillata (Spix, 1825) pipira-da-taoca
 Tachyphonus cristatus (Linnaeus, 1766) tiê-galo
 Tachyphonus nattereri Pelzeln, 1870 pipira-de-natterer
 Tachyphonus rufiventer (Spix, 1825) tem-tem-de-crista-amarela
 Tachyphonus surinamus (Linnaeus, 1766) tem-tem-de-topete-ferrugíneo
 Tachyphonus luctuosus d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 tem-tem-de-dragona-branca
 Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto
 Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) pipira-preta
 Tachyphonus phoenicius Swainson, 1838 tem-tem-de-dragona-vermelha
 Lanio fulvus (Boddaert, 1783) pipira-parda
 Lanio versicolor (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) pipira-de-asa-branca
 Ramphocelus nigrogularis (Spix, 1825) pipira-de-máscara
 Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) pipira-de-máscara
 Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) tiê-sangue
 Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766) sanhaçu-da-amazônia
 Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento
 Thraupis cyanoptera (Vieillot, 1817) sanhaçu-de-encontro-azul
 Thraupis ornata (Sparrman, 1789) sanhaçu-de-encontro-amarelo
 Thraupis palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro
 Thraupis bonariensis (Gmelin, 1789) sanhaçu-papa-laranja
 Cyanicterus cyanicterus (Vieillot, 1819) pipira-azul
 Stephanophorus diadematus (Temminck, 1823) sanhaçu-frade
 Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva
 Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823) cigarra-do-campo
 Tangara mexicana (Linnaeus, 1766) saíra-de-bando
 Tangara brasiliensis (Linnaeus, 1766) cambada-de-chaves
 Tangara chilensis (Vigors, 1832) sete-cores-da-amazônia
 Tangara fastuosa (Lesson, 1831) pintor-verdadeiro
 Tangara seledon (Statius Muller, 1776) saíra-sete-cores
 Tangara cyanocephala (Statius Muller, 1776) saíra-militar
 Tangara desmaresti (Vieillot, 1819) saíra-lagarta
 Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) saíra-douradinha
 Tangara schrankii (Spix, 1825) saíra-ouro
 Tangara xanthogastra (Sclater, 1851) saíra-de-barriga-amarela
 Tangara punctata (Linnaeus, 1766) saíra-negaça
 Tangara guttata (Cabanis, 1850) saíra-pintada
 Tangara varia (Statius Muller, 1776) saíra-carijó
 Tangara gyrola (Linnaeus, 1758) saíra-de-cabeça-castanha
 Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela
 Tangara peruviana (Desmarest, 1806) saíra-sapucaia
 Tangara preciosa (Cabanis, 1850) saíra-preciosa
 Tangara cyanicollis (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) saíra-de-cabeça-azul
 Tangara nigrocincta (Bonaparte, 1838) saíra-mascarada
 Tangara cyanoptera (Swainson, 1834) saíra-de-cabeça-preta
 Tangara velia (Linnaeus, 1758) saíra-diamante
 Tangara callophrys (Cabanis, 1849) saíra-opala
 Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha
 Dacnis albiventris (Sclater, 1852) saí-de-barriga-branca
 Dacnis lineata (Gmelin, 1789) saí-de-máscara-preta
 Dacnis flaviventer d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 saí-amarela
 Dacnis nigripes Pelzeln, 1856 saí-de-pernas-pretas
 Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul
 Cyanerpes nitidus (Hartlaub, 1847) saí-de-bico-curto
 Cyanerpes caeruleus (Linnaeus, 1758) saí-de-perna-amarela
 Cyanerpes cyaneus (Linnaeus, 1766) saíra-beija-flor
 Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758) saí-verde
 Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto
 Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-ferrugem
 Hemithraupis flavicollis (Vieillot, 1818) saíra-galega
 Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho
 Conirostrum bicolor (Vieillot, 1809) figuinha-do-mangue
 Conirostrum margaritae (Holt, 1931) figuinha-amazônica
 Diglossa duidae Chapman, 1929 fura-flor-escamado
 Diglossa major Cabanis, 1849 fura-flor-escamado

Emberizidae 

 Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) tico-tico
 Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo
 Ammodramus aurifrons (Spix, 1825) cigarrinha-do-campo
 Porphyrospiza caerulescens (Wied, 1830) campainha-azul
 Phrygilus fruticeti (Kittlitz, 1833) canário-andino-negro
 Diuca diuca (Molina, 1782) diuca
 Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambú
 Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817) tico-tico-do-banhado
 Poospiza thoracica (Nordmann, 1835) peito-pinhão
 Poospiza nigrorufa (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) quem-te-vestiu
 Poospiza lateralis (Nordmann, 1835) quete
 Poospiza melanoleuca (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) capacetinho
 Poospiza cinerea Bonaparte, 1850 capacetinho-do-oco-do-pau
 Sicalis citrina Pelzeln, 1870 canário-rasteiro
 Sicalis columbiana Cabanis, 1851 canário-do-amazonas
 Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro
 Sicalis luteola (Sparrman, 1789) tipio
 Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo
 Emberizoides ypiranganus Ihering & Ihering, 1907 canário-do-brejo
 Embernagra platensis (Gmelin, 1789) sabiá-do-banhado
 Embernagra longicauda Strickland, 1844 rabo-mole-da-serra
 Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu
 Sporophila frontalis (Verreaux, 1869) pixoxó
 Sporophila falcirostris (Temminck, 1820) cigarra-verdadeira
 Sporophila schistacea (Lawrence, 1862) cigarrinha-do-norte
 Sporophila intermedia Cabanis, 1851 papa-capim-cinza
 Sporophila plumbea (Wied, 1830) patativa
 Sporophila americana (Gmelin, 1789) coleiro-do-norte
 Sporophila murallae Chapman, 1915 papa-capim-de-caquetá
 Sporophila collaris (Boddaert, 1783) coleiro-do-brejo
 Sporophila bouvronides (Lesson, 1831) estrela-do-norte
 Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho
 Sporophila luctuosa (Lafresnaye, 1843) papa-capim-preto-e-branco
 Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) baiano
 Sporophila ardesiaca (Dubois, 1894) papa-capim-de-costas-cinzas
 Sporophila melanops (Pelzeln, 1870) papa-capim-do-bananal
 Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823) coleirinho
 Sporophila albogularis (Spix, 1825) golinho
 Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) chorão
 Sporophila nigrorufa (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) caboclinho-do-sertão
 Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 1776) caboclinho
 Sporophila minuta (Linnaeus, 1758) caboclinho-lindo
 Sporophila hypoxantha Cabanis, 1851 caboclinho-de-barriga-vermelha
 Sporophila ruficollis Cabanis, 1851 caboclinho-de-papo-escuro
 Sporophila palustris (Barrows, 1883) caboclinho-de-papo-branco
 Sporophila castaneiventris Cabanis, 1849 caboclinho-de-peito-castanho
 Sporophila hypochroma Todd, 1915 caboclinho-de-sobre-ferrugem
 Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839) caboclinho-de-chapéu-cinzento
 Sporophila zelichi Naroski, 1977]
 Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870) caboclinho-de-barriga-preta
 Sporophila angolensis (Linnaeus, 1766) curió
 Sporophila crassirostris (Gmelin, 1789) bicudinho
 Sporophila maximiliani (Cabanis, 1851) bicudo
 Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853) negrinho-do-mato
 Dolospingus fringilloides (Pelzeln, 1870) papa-capim-de-coleira
 Catamenia homochroa Sclater, 1859 patativa-da-amazônia
 Tiaris obscurus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) cigarra-parda
 Tiaris fuliginosus (Wied, 1830) cigarra-do-coqueiro
 Arremonops conirostris (Bonaparte, 1850) tico-tico-cantor
 Arremon taciturnus (Hermann, 1783) tico-tico-de-bico-preto
 Arremon semitorquatus Swainson, 1838 tico-tico-do-mato
 Arremon franciscanus Raposo, 1997 tico-tico-do-são-francisco
 Arremon flavirostris Swainson, 1838 tico-tico-de-bico-amarelo
 Atlapetes personatus (Cabanis, 1848) tico-tico-do-tepui
 Charitospiza eucosma Oberholser, 1905 mineirinho
 Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822) tico-tico-de-máscara-negra
 Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) tico-tico-rei-cinza
 Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 1776) tico-tico-rei
 Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817) cardeal-amarelo
 Paroaria coronata (Miller, 1776) cardeal
 Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) cardeal-do-nordeste
 Paroaria gularis (Linnaeus, 1766) cardeal-da-amazônia
 Paroaria baeri Hellmayr, 1907 cardeal-de-goiás
 Paroaria capitata (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) cavalaria

Cardinalidae 

 Pheucticus aureoventris (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) rei-do-bosque
 Caryothraustes canadensis (Linnaeus, 1766) furriel
 Parkerthraustes humeralis (Lawrence, 1867) furriel-de-encontro
 Periporphyrus erythromelas (Gmelin, 1789) bicudo-encarnado
 Saltator grossus (Linnaeus, 1766) bico-encarnado
 Saltator fuliginosus (Daudin, 1800) pimentão
 Saltator maximus (Statius Muller, 1776) tempera-viola
 Saltator coerulescens Vieillot, 1817 sabiá-congá
 Saltator similis d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro
 Saltator maxillosus Cabanis, 1851 bico-grosso
 Saltator aurantiirostris Vieillot, 1817 bico-duro
 Saltator atricollis Vieillot, 1817 bico-de-pimenta
 Cyanoloxia glaucocaerulea (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) azulinho
 Cyanocompsa cyanoides (Lafresnaye, 1847) azulão-da-amazônia
 Cyanocompsa brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão
 Spiza americana (Gmelin, 1789) papa-capim-americano

Parulidae 

 Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita
 Dendroica petechia (Linnaeus, 1766) mariquita-amarela
 Dendroica striata (Forster, 1772) mariquita-de-perna-clara
 Dendroica fusca (Statius Muller, 1776) mariquita-papo-de-fogo
 Dendroica cerulea (Wilson, 1810)]
 Dendroica virens (Gmelin, 1789)]
 Setophaga ruticilla (Linnaeus, 1758) mariquita-de-rabo-vermelho
 Protonotaria citrea (Boddaert, 1783)]
 Seiurus noveboracensis (Gmelin, 1789) mariquita-boreal
 Oporornis agilis (Wilson, 1812) mariquita-de-connecticut
 Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra
 Myioborus miniatus (Swainson, 1827) mariquita-cinza
 Myioborus castaneocapillus (Cabanis, 1849) mariquita-de-cabeça-parda
 Basileuterus bivittatus (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837) pula-pula-de-duas-fitas
 Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula
 Basileuterus hypoleucus Bonaparte, 1830 pula-pula-de-barriga-branca
 Basileuterus flaveolus (Baird, 1865) canário-do-mato
 Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador
 Basileuterus leucophrys Pelzeln, 1868 pula-pula-de-sobrancelha
 Phaeothlypis fulvicauda (Spix, 1825) pula-pula-de-cauda-avermelhada
 Phaeothlypis rivularis (Wied, 1821) pula-pula-ribeirinho
 Granatellus pelzelni Sclater, 1865 polícia-do-mato

Icteridae 

 Psarocolius angustifrons (Spix, 1824) japu-pardo
 Psarocolius viridis (Statius Muller, 1776) japu-verde
 Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) japu
 Psarocolius bifasciatus (Spix, 1824) japuaçu
 Clypicterus oseryi (Deville, 1849) japu-de-capacete
 Ocyalus latirostris (Swainson,1838) japu-de-rabo-verde
 Cacicus solitarius (Vieillot, 1816) iraúna-de-bico-branco
 Cacicus cela (Linnaeus, 1758) xexéu
 Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe
 Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) tecelão
 Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) encontro
 Icterus chrysocephalus (Linnaeus, 1766) rouxinol-do-rio-negro
 Icterus galbula (Linnaeus, 1758)]
 Icterus nigrogularis (Hahn, 1819) joão-pinto-amarelo
 Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) corrupião
 Icterus croconotus (Wagler, 1829) joão-pinto
 Macroagelaius imthurni (Sclater, 1881) iraúna-da-guiana
 Gymnomystax mexicanus (Linnaeus, 1766) iratauá-grande
 Lampropsar tanagrinus (Spix, 1824) iraúna-velada
 Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna
 Curaeus forbesi (Sclater, 1886) anumará
 Amblyramphus holosericeus (Scopoli, 1786) cardeal-do-banhado
 Agelasticus cyanopus (Vieillot, 1819) carretão
 Agelasticus thilius (Molina, 1782) sargento
 Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi
 Chrysomus icterocephalus (Linnaeus, 1766) iratauá-pequeno
 Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788) veste-amarela
 Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo
 Pseudoleistes virescens (Vieillot, 1819) dragão
 Agelaioides badius (Vieillot, 1819) asa-de-telha
 Agelaioides fringillarius (Spix 1824) asa-de-telha-pálido
 Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866 vira-bosta-picumã
 Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788) iraúna-grande
 Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta
 Quiscalus lugubris Swainson, 1838 iraúna-do-norte
 Sturnella militaris (Linnaeus, 1758) polícia-inglesa-do-norte
 Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul
 Sturnella defilippii (Bonaparte, 1850) peito-vermelho-grande
 Sturnella magna (Linnaeus, 1758) pedro-ceroulo
 Dolichonyx oryzivorus (Linnaeus, 1758) triste-pia

Fringillidae 
 Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
 Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) pintassilgo-europeu
 Carduelis yarrellii Audubon, 1839 pintassilgo-do-nordeste
 Carduelis magellanica (Vieillot, 1805) pintassilgo
 Euphonia plumbea Du Bus, 1855 gaturamo-anão
 Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim
 Euphonia finschi Sclater & Salvin, 1877 gaturamo-capim
 Euphonia violacea (Linnaeus, 1758) gaturamo-verdadeiro
 Euphonia laniirostris d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 gaturamo-de-bico-grosso
 Euphonia chalybea (Mikan, 1825) cais-cais
 Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818) gaturamo-rei
 Euphonia chrysopasta Sclater & Salvin, 1869 gaturamo-verde
 Euphonia minuta Cabanis, 1849 gaturamo-de-barriga-branca
 Euphonia xanthogaster Sundevall, 1834 fim-fim-grande
 Euphonia rufiventris (Vieillot, 1819) gaturamo-do-norte
 Euphonia cayennensis (Gmelin, 1789) gaturamo-preto
 Euphonia pectoralis (Latham, 1801) ferro-velho
 Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) bandeirinha

Estrildidae 
 Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) bico-de-lacre

Passeridae 

 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal

Примечания

Литература 
 Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2005) Listas das aves do Brasil. Versão 3/12/2005. Disponible en <http://www.cbro.org.br> Acesso el 3/12/2005.
 Miguel A. Marini and Frederico I. Garcia, 2005 — Bird Conservation in Brazil, Conservation Biology 19(3).
 DE JUANA, E., DEL HOYO, J., FERNÁNDEZ-CRUZ, M., FERRER, X., SÁEZ-ROYUELA, R. & SARGATAL, J. Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología (Novena parte: Orden Passeriformes, familias Cotingidae a Motacillidae). Ardeola 51(2), 2004, 491—499.

Фауна Бразилии
Бразилия

Списки:Бразилия